Ово је списак свих насељених места на територији Републике Србије са стањем 1. јануара 2009. године. У чланку се налазе и насеља која су формирана новим Законом о територијалној организацији Републике Србије донетим 27. децембра 2007. године, стара имена насеља, као и места која су изгубила статус самосталних насељених места. Како по важећој статистици у Србији постоје градска и остала насеља, градска насеља су од осталих насеља издвојена тако што су подебљана (болдирана). Све промене у насељеним местима се односе на период после 1945. године. Стари називи насеља на подручју Војводине нису вођена изворно јер нису била у духу званичног језика државе, па је француски назив за -{Charleville}- фонетски довео до званичног назива Шарневил (део Банатског Великог Села), иста ситуација је и са насељима чији су изворни облици на мађарском, румунском, словачком језику. Списак насеља је дат по ISO 3166-2:RS стандарду који се дефинише по административним јединицама (RS00-Град Београд, RS01-Севернобачки управни округ...).

Насељена места Града Београда 
 Градска општина Барајево: Арнајево, Барајево, Баћевац, Бељина, Бождаревац, Велики Борак, Вранић, Гунцати, Лисовић, Манић, Мељак, Рожанци и Шиљаковац.

 Градска општина Вождовац: Бели Поток, Београд — део (обухвата и до 1972. године самостална насеља Јајинци, Кумодраж и Раковица), Зуце, Пиносава и Рипањ (обухвата и насеља Бошњаци и Брђани која су до 1977. била самостална насеља).

 Градска општина Врачар: Београд — део.

 Градска општина Гроцка: Бегаљица, Болеч, Брестовик, Винча, Врчин, Гроцка, Дражањ, Живковац, Заклопача, Калуђерица, Камендол, Лештане, Пударци, Ритопек и Умчари.

 Градска општина Звездара: Београд — део (обухвата и насеља Миријево, Мали Мокри Луг и Велики Мокри Луг која су до 1972. била самостална насеља.)

 Градска општина Земун: Београд — део (обухвата и Батајницу која је до 1972. године била самостално насеље) и Угриновци.

 Градска општина Лазаревац: Араповац, Барзиловица, Барошевац, Бистрица, Брајковац, Бурово, Велики Црљени, Врбовно, Вреоци, Дрен, Дудовица, Жупањац, Зеоке, Јунковац, Крушевица, Лазаревац, Лесковац, Лукавица, Мали Црљени, Медошевац, Миросаљци, Петка, Пркосава, Рудовци, Сакуља, Соколово, Степојевац, Стрмово, Стубица, Трбушница, Цветовац, Чибутковица, Шопић и Шушњар.

 Градска општина Младеновац: Амерић, Белуће, Бељевац, Велика Иванча, Велика Крсна, Влашка, Границе, Дубона, Јагњило, Ковачевац, Кораћица, Мала Врбица, Марковац, Међулужје, Младеновац (варош), Младеновац (село), Пружатовац, Рабровац, Рајковац, Сенаја, Црквине и Шепшин.

 Градска општина Нови Београд: Београд — део (обухвата и Бежанију која је до 1972. била самостално насеље).

 Градска општина Обреновац: Баљевац, Барич, Бело Поље, Бргулице, Бровић, Велико Поље, Вукићевица, Грабовац, Дражевац, Дрен, Забрежје, Звечка, Јасенак, Конатице, Кртинска, Љубинић, Мала Моштаница, Мислођин, Обреновац, Орашац, Пироман, Пољане, Ратари, Рвати, Скела, Стублине, Трстеница, Уровци и Ушће.

 Градска општина Палилула: Београд — део (обухвата и насеља Крњача и Вишњица која су до 1972. године била самостална насељена места), Борча, Велико Село, Дунавац, Ковилово, Овча, Падинска Скела (обухвата и насеља Бесни Фок, Црвенка, Глогоњски Рит, Јабучки Рит, Прелив, Товилиште и Врбовски која су до 1972. била самостална насеља) и Сланци.

 Градска општина Раковица: Београд — део (обухвата и насеља Кнежевац и Ресник која су до 1972. била самостална насеља), као и Кијево које је 1959. припојено Кнежевцу.

 Градска општина Савски Венац: Београд — део.

 Градска општина Сопот: Бабе, Губеревац, Дрлупа, Дучина, Ђуринци, Мала Иванча, Мали Пожаревац, Неменикуће, Парцани, Поповић, Раља (обухвата и Грково које је до 1986. било самостално насеље), Рогача, Ропочево, Сибница, Слатина, Сопот  и Стојник.

 Градска општина Стари Град: Београд — део.

 Градска општина Сурчин: Бечмен, Бољевци, Добановци, Јаково, Петровчић, Прогар и Сурчин.

 Градска општина Чукарица: Београд — део (обухвата и насеља Жарково и Железник која су до 1972. била самостална насеља), Велика Моштаница, Остружница, Пећани, Руцка, Рушањ, Сремчица и Умка.

Насељена места Војводине

Севернобачки управни округ 
 Град Суботица: Бајмок, Бачки Виногради (до 1947. године Краљев Брег), Бачко Душаново (до 1978. године Душаново), Биково, Вишњевац, Габрић , Горњи Таванкут (до 1978. део Таванкута), Доњи Таванкут (до 1978. део Таванкута), Ђурђин, Келебија, Љутово (до 1978. део Таванкута), Мала Босна, Мишићево (до 1978. део Бајмока), Нови Жедник (до 1978. део Жедника), Палић, Стари Жедник (до 1978. део Жедника), Суботица, Хајдуково (до 1978. део Палића), Чантавир и Шупљак.

 Општина Бачка Топола: Багремово (стари назив Бразилија), Бајша, Бачка Топола (обухвата и Кочићево, које је престало да постоји као самостално насеље 1978. године)), Бачки Соколац, Богараш (насеље је до 1978. године било део Гунароша), Горња Рогатица, Гунарош (до 1950. године Молски Гунарош), Зобнатица, Кавило (до 1978. године део Гунароша), Карађорђево (до 1950. Бачко Карађорђево), Криваја (насеље створено 1978. године од делова Бачког Сокоца, Горње Рогатице и Томиславаца), Мали Београд, Мићуново (до 1947. године Карактур), Ново Орахово (до 1948. године Орахово, пре тога назив је био Сенћански Гунарош), Његошево, Оборњача (до 1991. године део Гунароша, данас без становника), Томиславци (1947-2007. године назив је био Орешковић, пре тога Орешковићево), Панонија (до 1978. године део Бајше), Пачир, Победа (до 1978. године део Гунароша), Светићево, Средњи Салаш и Стара Моравица.

 Општина Мали Иђош: Ловћенац (стари назив Секић), Мали Иђош (до 1948. Криваја) и Фекетић (обухвата и Селиште, самостално насеље до 1978. године, које се до 1947. године звало Ново Село).

Средњобанатски управни округ 
 Град Зрењанин: Арадац (1947. године спојена два насеља, Словачки Арадац и Андрејевац, раније Српски Арадац), Банатски Деспотовац, Бело Блато, Ботош, Елемир, Ечка, Златица , Зрењанин (обухвата и некадашње самостално насеље Мужљу од 1978. године; до 1947. званични назив је био Петровград, пре тога Велики Бечкерек)), Јанков Мост, Клек, Книћанин, Лазарево, Лукино Село, Лукићево (до 1947. године Мартиница), Меленци, Михајлово, Орловат, Перлез, Стајићево, Тараш, Томашевац, Фаркаждин и Чента.

 Општина Житиште: Банатски Двор (обухвата и укинуто насеље Банатски Душановац), Банатско Вишњићево, Банатско Карађорђево (до 1950. Карађорђево), Житиште (до 1947. године Бегеј Свети Ђурађ), Међа, Нови Итебеј, Равни Тополовац (до 1947. године Катарина, 1947-1948. године Тополовац), Српски Итебеј, Торак (до 2001. године званични назив је био Бегејци; насеље настало од Великог и Малог Торака) 1947. године), Торда (до 1947. године Вујићево), Хетин и Честерег.

 Општина Нова Црња: Александрово (1948-1992.. године званични назив је био Велике Ливаде, а до 1948. године Банатско Александрово), Војвода Степа, Молин (насеље расељено), Нова Црња, Радојево (до 1947. године Кларија), Српска Црња и Тоба.

 Општина Нови Бечеј: Бочар, Кумане, Нови Бечеј (до 1952. године Волошиново; обухвата и укинуто насеље Врањево) и Ново Милошево (1947. спојена два насеља: Карлово и Беодра).

 Општина Сечањ: Банатска Дубица (до 1950. године Маргитица), Бока, Бусење (до 1947. године Владичино Село), Јарковац, Јаша Томић, Конак, Крајишник (стари назив Шупљаја), Неузина (настало спајањем Српске Наузине и Хрватске Неузине), Сечањ, Сутјеска (до 1947. године Сарча) и Шурјан.

Севернобанатски управни округ 
 Општина Ада: Ада, Мол, Стеријино (до 1959. године Стеријино Село), Оборњача и Утрине (до 1947. године Недићево Насеље).

 Општина Кањижа: Адорјан (до 1978. године Надрљан), Велебит, Долине, Војвода Зимоњић, Кањижа, Мале Пијаце, Мали Песак, Мартонош, Ново Село (до 1978. године део Орома), Ором, Тотово Село (до 1955. године Бачки Гај), Трешњевац (1948-1978. године Сенћански Трешњевац; до 1946. године Узуновићево ) и Хоргош.

 Општина Кикинда: Банатска Топола, Банатско Велико Село (настало 1948. године спајањем насеља Шарневил, Солтур и Свети Хуберт), Башаид (од 1978. обухвата и некада самостално насеље Бикач), Иђош, Кикинда (до 1947. године Велика Кикинда), Мокрин, Наково, Нови Козарци (стари називи Мајсторт, до 1948. године Козарци; обухвата и укинуто насеље Хајфелд), Руско Село и Сајан.

 Општина Нови Кнежевац: Банатско Аранђелово, Ђала, Мајдан, Нови Кнежевац, Подлокањ, Рабе, Сигет (до 1978. део Банатског Аранђелова; новим ЗОТОРС из 2007. године званични назив је Сегет), Српски Крстур (до 1991. званични назив је био Крстур) и Филић (до 1978. део Новог Кнежевца). Најновијим законом о територијалној организацији Републике Србије формирано је насељено место Обилићево од дела насеља Нови Кнежевац, које је до 1947. године било самостално насеље, пре него што је укинуто.

 Општина Сента: Богараш (до 1978. године део Горњег Брега), Горњи Брег, Кеви, Сента и Торњош. Најновијим законом о територијалној организацији Републике Србије из 2007. године формирано је насељено место Батка од дела насеља Сента).

 Општина Чока: Банатски Моноштор, Врбица, Јазово, Остојићево (до 1947. године Потиски Свети Никола), Падеј, Санад, Црна Бара и Чока.

Јужнобанатски управни округ 
 Град Вршац: Ватин, Велико Средиште, Влајковац, Војводинци, Вршац, Вршачки Ритови (до 1959. године Вршац Салаши), Гудурица, Загајица, Избиште, Јабланка, Куштиљ, Мали Жам, Мало Средиште, Марковац, Месић, Орешац, Павлиш, Парта, Потпорањ, Ритишево, Сочица, Стража, Уљма и Шушара.
 Град Панчево: Банатски Брестовац, Банатско Ново Село, Глогоњ, Долово, Иваново, Јабука, Качарево (до 1947. године Краљевићево), Омољица, Панчево (обухвата и Војловицу која је до 1978. била самостално насеље) и Старчево.

 Општина Алибунар: Алибунар, Банатски Карловац (1947-1949. године Ранковићево, 1949-1955. године Банатско Ранковићево; обухвата и укинуто насеље Мали Луг-Векерле), Владимировац (обухвата и Нови Владимировац који је до 1978. био самостално насеље), Добрица, Иланџа, Јаношик (до 1947. године Словачки Александровац), Локве (стари назив Свети Михајло), Николинци, Нови Козјак (до 1947. године Фердин) и Селеуш.

 Општина Бела Црква: Банатска Паланка, Банатска Суботица, Бела Црква, Врачев Гај, Гребенац, Добричево, Дупљаја, Јасеново, Кајтасово (стари назив Кајтасовачки Виногради, до 1947. године Палфи), Калуђерово, Крушчица, Кусић, Црвена Црква и Чешко Село (до 1947. године Фабијан).

 Општина Ковачица: Дебељача, Идвор, Ковачица, Падина, Путниково, Самош, Уздин и Црепаја.

 Општина Ковин: Баваниште, Гај, Делиблато, Дубовац, Ковин, Мало Баваниште, Мраморак, Плочица, Скореновац и Шумарак (до 1947. године Емануиловац).

 Општина Опово: Баранда, Опово, Сакуле и Сефкерин.

 Општина Пландиште: Банатски Соколац, Барице (до 1947. године Свети Јован), Велика Греда, Велики Гај, Дужине (стари назив Сеченово), Јерменовци, Купиник (до 1947. године Александров Гај), Лаудоновац (до 1974. године био део Пландишта, новим Законом о територијалној организацији назив је Лаудовац), Маргита, Марковићево (до 1948. године Крива Бара), Милетићево, Пландиште (стари назив Мариолана), Стари Лец и Хајдучица.

Западнобачки управни округ 
 Град Сомбор: Алекса Шантић, Бачки Брег, Бачки Моноштор, Бездан, Гаково (обухвата и Крушевље које је до 1978. било самостално насеље), Дорослово, Кљајићево (до 1948. године Крњаја), Колут, Растина, Риђица, Светозар Милетић, Сомбор, Станишић, Стапар, Телечка и Чонопља.

 Општина Апатин: Апатин, Купусина, Пригревица (до 1947. године Пригревица-Свети Иван), Свилојево и Сонта (обухвата и Велики Салаш који је до 1978. био самостално насеље).

 Општина Кула: Крушчић (до 1950. године Вепровац), Кула, Липар (до 1947. године Емушић, пре тога Соколац Кулски), Мали Стапар , Нова Црвенка, Руски Крстур, Сивац и Црвенка.

 Општина Оџаци: Бачки Брестовац, Бачки Грачац (до 1947. године Филипово), Богојево, Дероње, Каравуково, Лалић, Оџаци, Ратково (до 1948. године Дубрава, пре тога Парабућ) и Српски Милетић.

Јужнобачки управни округ 
 Град Нови Сад:
 Градска општина Нови Сад: Бегеч, Будисава, Ветерник, Каћ, Кисач (обухвата и Танкосићево које је до 1978. било самостално насеље), Ковиљ, Нови Сад (у периоду од 1980 до 1989. године данашње јединствено насеље Нови Сад је било подељено на Нови Сад-Стари Град, Нови Сад-Лиман, Нови Сад-Детелинара, Нови Сад-Подунавље и Нови Сад-Славија), Руменка, Степановићево, Футог и Ченеј.
 Градска општина Петроварадин: Буковац, Лединци, Петроварадин, Сремска Каменица и Стари Лединци (до 1999. године део Лединаца).

 Општина Бач: Бач (обухвата и Мали Бач који се до 1947. године називао Томићево), Бачко Ново Село, Бођани, Вајска, Плавна и Селенча.

 Општина Бачка Паланка: Бачка Паланка, Визић, Гајдобра, Деспотово (до 1947. године Деспот Свети Иван, 1947-1948. године Васиљево, 1948-1952. године Ново Васиљево), Карађорђево (до 1978. године део Младенова), Младеново (до 1948. године Букин), Нештин, Нова Гајдобра, Обровац, Параге, Пивнице, Силбаш, Товаришево и Челарево (до 1947. године Чиб).

 Општина Бачки Петровац: Бачки Петровац, Гложан, Кулпин и Маглић (до 1949. године Буљкес).

 Општина Беочин: Беочин, Баноштор, Грабово, Луг, Раковац, Свилош, Сусек и Черевић.

 Општина Бечеј: Бачко Градиште, Бачко Петрово Село, Бечеј (до 1947. године Стари Бечеј, 1991-1992. године званичан назив је био Стари Бечеј; 1947. године Бечеју припојена насеља Пеце-Шор и Пољаница), Милешево и Радичевић (до 1947. године Ново Насеље број 1, 1947-1948. године Чикерија).

 Општина Врбас: Бачко Добро Поље (до 1948. године Добро Поље), Врбас (1983-1991. године Титов Врбас), Змајево (до 1947. године Пашићево), Косанчић (до 1991. године део Савиног Села), Куцура, Равно Село (до 1947. године Нове Шове, 1947-1948. године Равно) и Савино Село (до 1947. године Торжа).

 Општина Жабаљ: Госпођинци, Ђурђево, Жабаљ и Чуруг.

 Општина Србобран: Надаљ, Србобран и Турија.

 Општина Сремски Карловци: Сремски Карловци.

 Општина Темерин: Бачки Јарак, Сириг (од дела овог насеља је новим Законом о територијалној организацији Републике Србије из 2007. године формирано ново насеље Камендин) и Темерин.

 Општина Тител: Вилово, Гардиновци, Лок, Мошорин, Тител и Шајкаш.

Сремски округ 
 Град Сремска Митровица: Бешеновачки Прњавор (до 1978. године део Бешенова), Бешеново, Босут, Велики Радинци, Гргуревци, Дивош, Ђипша (укинуто насеље јер је разорено у рату), Засавица I (до 1978. део Засавице, од 2007. заједно са Засавицом II чини јединствено насеље Засавица), Засавица II (до 1978. део Засавице, од 2007. заједно са Засавицом I чини јединствено насеље Засавица), Јарак, Кузмин, Лаћарак, Лежимир, Манђелос, Мартинци, Мачванска Митровица (стари назив Мала Митровица), Ноћај, Равње, Раденковић, Салаш Ноћајски, Сремска Митровица, Сремска Рача, Стара Бингула, Чалма, Шашинци (Новим законом о тер. организацији из 2007. године званичан назив је Шишинци), Шишатовац и Шуљам.

 Општина Инђија: Бешка, Инђија, Јарковци, Крчедин, Љуково, Марадик, Нови Карловци, Нови Сланкамен, Сланкаменачки Виногради (до 1978. део Новог Сланкамена), Стари Сланкамен и Чортановци.

 Општина Ириг: Велика Ремета (до 1978. део Крушедол Села), Врдник, Гргетек (до 1978. званични назив је Гргетег), Добродол (до 1978. део Шатринаца), Ириг, Јазак (Новим Законом о тер. организацији из 2007. године од дела овог насеља формирано је насеље Јазак Прњавор), Крушедол Прњавор (до 1978. званични назив је био Крушедолски Прњавор), Крушедол Село, Мала Ремета, Нерадин, Ривица и Шатринци.

 Општина Пећинци: Ашања, Брестач, Деч, Доњи Товарник, Карловчић, Купиново, Обреж, Огар, Пећинци, Попинци, Прхово, Сибач, Сремски Михаљевци (до 1950. године Михаљевци), Суботиште и Шимановци.

 Општина Рума: Буђановци, Витојевци, Вогањ (Новим законом о тер. организацији из 2007. године формирано је ново насеље Марђелос од дела овог насеља), Грабовци, Добринци, Доњи Петровци, Ерем, Жарковац, Кленак, Краљевци, Мали Радинци, Никинци, Павловци, Платичево, Путинци, Рума, Стејановци и Хртковци.

 Општина Стара Пазова: Белегиш, Војка, Голубинци, Крњешевци, Нова Пазова, Нови Бановци, Стара Пазова, Стари Бановци и Сурдук.

 Општина Шид: Адашевци, Батровци, Бачинци, Беркасово, Бикић До (до 1975. године део Привине Главе), Бингула, Вашица (стари назив Мала Вашица), Вишњићево (стари назив Грк), Гибарац, Ердевик, Илинци, Јамена, Кукујевци, Љуба, Моловин, Моровић, Привина Глава, Сот и Шид.

Насељена места Шумадије и западне Србије

Мачвански округ 
 Град Лозница: Бања Ковиљача, Башчелуци, Брадић, Брезјак (до 1955. део Слатине), Брњац, Велико Село, Воћњак, Горња Бадања, Горња Борина, Горња Ковиљача (до 1979. део Бање Ковиљаче), Горња Сипуља, Горње Недељице, Горњи Добрић, Грнчара, Доња Бадања, Доња Сипуља, Доње Недељице, Доњи Добрић, Драгинац, Зајача, Јадранска Лешница (до 1947. године Јадарска Лешница), Јаребице, Јелав, Јошева, Југовићи, Каменица, Клупци, Козјак, Коренита, Крајишници, Лешница, Липница, Липнички Шор, Лозница , Лозничко Поље, Милина, Ново Село, Пасковац, Плоча, Помијача, Рибарице (1979-1991. године Рибарица), Руњани, Симино Брдо, Слатина, Стража, Ступница, Текериш, Трбосиље, Трбушница, Тршић, Филиповићи, Цикоте, Чокешина и Шурице.

 Град Шабац: Бела Река, Богосавац, Бојић, Букор, Варна, Волујац, Горња Врањска, Грушић, Двориште, Десић, Добрић, Дреновац, Дуваниште, Жабар, Заблаће, Змињак, Јевремовац, Јеленча, Корман, Криваја, Липолист, Мајур, Мала Врањска, Маови, Мачвански Причиновић, Метлић, Милошевац, Миокус, Мишар, Мрђеновац, Накучани, Орашац, Орид (до 1955. део Кормана), Петковица, Петловача, Поцерски Метковић (до 1979. године Метковић), Поцерски Причиновић, Предворица, Прњавор, Радовашница, Рибари, Румска, Синошевић, Скрађани (до 1955. део Змињака), Слатина, Слепчевић, Табановић, Церовац, Цуљковић, Шабац, Шеварице и Штитар.

 Општина Богатић: Бадовинци, Баново Поље, Белотић, Богатић, Глоговац, Глушци, Дубље, Клење, Метковић, Очаге (до 1959. део Клења), Салаш Црнобарски, Совљак, Узвеће и Црна Бара.

 Општина Владимирци: Белотић, Бељин, Бобовик, Владимирци (настало спајањем насеља Владимирци Село и Владимирци Варошица 1955. године), Власеница, Вукошић, Вучевица, Дебрц, Драгојевац, Звезд, Јазовник, Јаловик, Каона, Козарица, Крнић, Крнуле, Кујавица, Лојанице, Матијевац, Месарци, Меховине, Мровска, Ново Село, Пејиновић, Прово, Риђаке, Скупљен, Суво Село и Трбушац.

 Општина Коцељева: Баталаге, Брдарица, Бресница, Галовић, Голочело, Градојевић, Доње Црниљево (до 1947. године Црниљево Тамнавско), Драгиње, Дружетић, Зукве, Каменица, Коцељева (до 1979. Коцељево), Љутице, Мали Бошњак, Свилеува, Суботица и Ћуковине (по новом ЗОТОРС из 2007. године нови званични назив је Ђуковине).

 Општина Крупањ: Бањевац, Бела Црква, Богоштица, Брезовице, Брштица, Врбић, Дворска, Завлака, Костајник, Красава, Кржава, Крупањ, Ликодра, Липеновић, Мојковић, Планина, Равнаја, Ставе, Толисавац, Томањ, Цветуља, Церова и Шљивова.

 Општина Љубовија: Берловине (до 1979. године део Доње Буковице и Скрајника), Врхпоље, Горња Љубовиђа, Горња Оровица (од 2007. године Горња Ораовица), Горња Трешњица, Горње Кошље, Грачаница, Грчић, Доња Љубовиђа, Доња Оровица (од 2007. године Доња Ораовица), Дрлаче, Дубоко (до 1979. део Доње Буковице), Леовић (обухвата и насеље Сарићи које је до 1979. године било самостално), Лоњин, Љубовија, Оровичка Планина (од 2007. године Орловичка Планина), Поднемић (до 1979. део Доње Буковице), Постење, Рујевац, Савковић, Селанац, Соколац, Торник, Узовница, Цапарић, Црнча и Читлук.

 Општина Мали Зворник: Амајић, Брасина, Будишић, Велика Река, Вољевци, Доња Борина, Доња Трешњица, Мали Зворник, Радаљ, Сакар, Цулине и Читлук.

Колубарски округ 
 Град Ваљево: Бабина Лука, Балиновић, Бачевци, Белић, Белошевац, Беомужевић, Близоње, Бобова, Богатић, Бранговић, Бранковина, Брезовице (од 2007. године Брезовица), Бујачић, Ваљево (обухвата и укинута насеља Бело Поље, Доња Грабовица, Градац, Кличевац и Попаре која су укинута 1971. године, као и урбане делове насеља Бујачић и Горић од 1991. године), Веселиновац, Влашчић, Врагочаница, Вујиновача, Гола Глава, Горић, Горња Буковица, Горња Грабовица, Горње Лесковице, Дегурић, Дивци, Дивчибаре (насеље настало 1970. године од делова насеља Бачевци и Крчмар), Доња Буковица, Доње Лесковице, Драчић, Дупљај, Жабари, Забрдица, Зарубе, Златарић, Јазовик, Јасеница, Јовања, Јошева, Каменица, Кланица, Клинци, Ковачице, Козличић, Котешица, Кунице, Лелић, Лозница, Лукавац, Мајиновић, Мијачи, Миличиница, Мрчић, Оглађеновац, Осладић, Пакље, Пауне, Петница, Попучке, Пријездић, Причевић, Рабас, Равње, Рађево Село, Ребељ, Ровни, Сандаљ, Седлари, Ситарице, Совач, Станина Река, Стапар, Стрмна Гора, Стубо, Суводање, Сушица (до 1977. године Сушице), Таор (настало спајањем насеља Горњи Таор и Доњи Таор 1959. године), Тубравић и Тупанци.

 Општина Лајковац: Бајевац, Боговађа (до 1992. године Прњавор), Врачевић (насеље настало спајањем насеља Горњи Врачевић и Доњи Врачевић 1947. године), Доњи Лајковац, Јабучје, Лајковац (варош) (до 1979. године Лајковац (варошица), Лајковац (село), Мали Борак, Маркова Црква, Непричава, Пепељевац, Придворица, Ратковац, Рубрибреза, Скобаљ, Словац, Степање, Стрмово и Ћелије.

 Општина Љиг: Ба, Бабајић (до 1950. године Бабајић Село), Белановица, Бошњановић, Бранчић, Велишевац, Гукош (до 1991. године Гукоши), Дићи, Доњи Бањани, Живковци, Ивановци, Јајчић, Кадина Лука, Калањевци, Козељ, Лалинци, Латковић, Липље, Љиг (од 1950. године обухвата насеље Бабајић Варошица), Милавац (до 1979. године део Цветановца), Моравци, Палежница, Пољанице, Славковица, Цветановац, Штавица и Шутци.

 Општина Мионица: Берковац, Брежђе, Буковац, Велика Маришта (до 1991. године Велико Мариште), Вировац, Вртиглав, Голубац, Горњи Лајковац, Горњи Мушић, Гуњица, Доњи Мушић, Дучић, Ђурђевац, Клашнић, Кључ, Команице, Крчмар, Маљевић, Мионица (варошица), Мионица (село), Мратишић, Наномир, Осеченица, Паштрић, Планиница, Попадић, Радобић (до 1979. године Радовић), Рајковић, Ракари, Робаје, Санковић, Струганик, Табановић, Тодорин До, Толић и Шушеока.

 Општина Осечина: Бастав, Белотић, Братачић, Горње Црниљево (до 1947. године Црниљево), Гуњаци, Драгијевица, Драгодол, Комирић, Коњиц, Коњуша, Лопатањ, Осечина (варошица), Осечина (село), Остружањ, Пецка, Плужац, Сирдија, Скадар, Туђин и Царина.

 Општина Уб: Бањани, Богдановица, Бргуле, Брезовица, Врело, Врховине, Вукона, Гвозденовић, Гуњевац, Докмир, Звиздар, Јошева, Каленић, Калиновац, Кожуар (од 2007. године Кожур), Кршна Глава, Лисо Поље, Лончаник, Милорци, Мургаш, Новаци, Паљуви, Памбуковица, Радљево, Радуша, Руклада, Слатина, Совљак, Стубленица, Таково, Тврдојевац, Трлић, Трњаци, Тулари, Уб, Црвена Јабука, Чучуге и Шарбане.

Шумадијски округ 
 Град Крагујевац:
 Градска општина Аеродром: Десимировац, Доње Грбице, Горње Грбице, Горње Јарушице, Јовановац, Лужнице, Крагујевац — део (обухвата од 1991. године и укинуто насеље Петровац, као и урбане делове насеља Опорница и Поскурице), Мали Шењ, Миронић, Нови Милановац, Опорница, Пајазитово, Поскурице, Ресник, Цветојевац, Церовац, Чумић и Шљивовац.
 Градска општина Пивара: Баљковац, Ботуње, Букоровац, Велика Сугубина, Велике Пчелице (до 1965. године Велика Пчелица), Горња Сабанта, Горње Комарице, Доња Сабанта, Доње Комарице, Дулене, Јабучје, Корман, Крагујевац — део (обухвата од 1991. године и укинута насеља Белошевац, Ждраљица, Илићево (до 1954. године Мечковац), Теферич и урбане делове Маршића и Трмбаса), Маршић и Трмбас.
 Градска општина Станово: Аџине Ливаде, Вињиште, Голочело, Грошница, Дивостин, Драча, Драгобраћа, Дреновац, Ђурисело, Ердеч, Крагујевац — део (обухвата од 1991. године укинута насеља Станово, Мале Пчелице, Корићани и урбане делове насеља Ердеч и Грошница), Кутлово, Прекопеча, Рогојевац и Трешњевак.
 Градска општина Стари Град: Крагујевац — део.
 Градска општина Страгари: Велики Шењ, Влакча, Добрача, Каменица, Котража, Љубичевац, Мала Врбица, Маслошево, Рамаћа, Страгари и Угљаревац.

 Општина Аранђеловац: Аранђеловац, Бања (обухвата насеље Забрежје које је укинуто 1979. године), Босута, Брезовац, Буковик, Венчане (обухвата насеље Каменица које је укинуто 1979. године), Врбица, Вукосавци, Гараши, Горња Трешњевица, Даросава (1947-2002. године Партизани), Јеловик, Копљаре, Мисача, Орашац, Прогореоци, Раниловић, Стојник и Тулеж.

 Општина Баточина: Бадњевац, Баточина (настала спајањем насеља Баточина Село, Баточина Варошица и Турчин 1979. године), Брзан, Градац, Доброводица, Жировница, Кијево, Милатовац (обухвата насеље Осоје које је било самостално до 1955. године), Никшић, Прњавор и Црни Као.

 Општина Кнић: Бајчетина, Балосаве, Баре, Бечевица, Борач, Брестовац, Брњица, Бумбарево Брдо, Врбета, Вучковица, Грабовац, Гривац, Гружа, Губеревац, Гунцати, Драгушица, Дубрава, Жуње, Забојница, Кикојевац, Кнежевац, Кнић, Коњуша, Кусовац, Лесковац, Липница, Љубић, Љуљаци, Опланић, Пајсијевић, Претоке, Радмиловић, Рашковић, Суморовац, Топоница и Честин.

 Општина Лапово: Лапово (варошица) и Лапово (село).

 Општина Рача: Адровац, Борци (до 1949. године Губеревац), Бошњане, Велико Крчмаре, Вишевац, Војиновац, Вучић (насеље), Доња Рача, Доње Јарушице, Ђурђево, Мали Мирашевац (до 2007. године део Мирашевца), Мало Крчмаре, Мирашевац, Поповић, Рача (до 1959. године Рача Крагујевачка), Сараново, Сепци, Сипић и Трска.

 Општина Топола: Белосавци, Блазнава, Божурња, Винча, Војковци, Горња Трнава, Горња Шаторња, Горович, Гуришевци, Доња Трешњевица, Доња Трнава, Доња Шаторња, Жабаре, Загорица, Јарменовци, Јеленац, Јунковац, Клока, Крћевац, Липовац, Манојловци, Маскар, Наталинци, Овсиште, Павловац, Пласковац, Рајковац, Светлић, Топола (град), Топола (село) и Шуме.

Поморавски округ 
 Град Јагодина: Багрдан (1952-1979. године јединствено насеље било подељено на насеља Багрдан Село и Багрдан Варошица), Белица, Бресје, Буковче, Бунар, Винорача, Вољавче, Врановац, Врба, Главинци, Глоговац, Горње Штипље, Горњи Рачник, Деоница, Добра Вода, Доње Штипље, Доњи Рачник, Драгоцвет, Драгошевац, Дражмировац, Дубока, Ивковачки Прњавор, Јагодина (1946-1992. године Светозарево), Јошанички Прњавор, Каленовац, Ковачевац, Коларе, Кончарево (до 1949. године Праћина), Кочино Село, Ловци, Лозовик, Лукар, Мајур (до 1979. године Горњи Мајур), Мали Поповић, Медојевац, Међуреч, Милошево, Мишевић, Ново Ланиште (до 1955. године део Ланишта), Рајкинац, Ракитово, Рибаре, Рибник, Сиоковац, Слатина, Старо Ланиште (до 1955. године део Ланишта), Старо Село, Стрижило, Топола, Трнава, Црнче, Шантаровац и Шуљковац.

 Општина Деспотовац: Балајнац, Баре (до 1959. године Баре Рудник), Бељајка, Богава, Брестово, Буковац, Велики Поповић, Витанце, Војник (до 1993. године Деспотовац Село), Грабовица, Двориште, Деспотовац (до 1996. године Деспотовац Варошица), Жидиље, Златово, Јасеново, Језеро, Јеловац, Липовица, Ломница, Маквиште, Медвеђа, Милива, Пањевац, Плажане, Поповњак, Равна Река, Ресавица, Ресавица (село), Сењски Рудник, Сладаја, Стењевац, Стрмостен и Трућевац.

 Општина Параћин: Бошњане, Буљане, Бусиловац, Главица, Голубовац, Горња Мутница, Горње Видово, Давидовац, Доња Мутница, Доње Видово, Дреновац, Забрега, Извор, Клачевица, Крежбинац, Лебина, Лешје, Мириловац, Параћин, Плана, Поповац, Поточац, Ратаре, Рашевица, Својново, Сикирица, Сињи Вир, Сисевац, Стрижа, Стубица, Текија, Трешњевица, Чепуре, Шавац и Шалудовац.

 Општина Рековац: Баре, Белушић, Беочић, Богалинац, Брајиновац, Велика Крушевица, Вукмановац, Доброселица, Драгово, Жупањевац, Кавадар, Каленићки Прњавор, Калудра, Комаране, Лепојевић, Ломница, Лоћика, Малешево (до 1971. године Малишево), Мотрић, Надрље, Опарић, Превешт, Рабеновац, Ратковић, Рековац, Секурич, Сибница, Сиљевица, Течић, Урсуле, Цикот и Шљивица.

 Општина Свилајнац: Бобово, Бресје, Војска, Врлане, Гложане, Грабовац, Дубље, Дубница, Ђуринац, Купиновац, Кушиљево, Луковица, Мачевац, Проштинац, Радошин, Роанда, Роћевац, Седларе, Суботица, Свилајнац, Тропоње и Црквенац.

 Општина Ћуприја: Батинац, Бигреница, Вирине, Влашка, Дворица, Иванковац, Исаково, Јовац, Кованица, Крушар, Мијатовац, Остриковац, Паљане, Сење, Супска и Ћуприја.

Златиборски округ 
 Град Ужице: Биоска, Бјелотићи (од 2007. године Бјелотић), Буар, Витаси, Волујац, Врутци (обухвата укинуто насеље Ивојевићи), Горјани, Гостиница, Губин До, Добродо, Дрежник, Дријетањ, Дубоко, Збојштица, Злакуса, Каменица, Каран, Качер, Кесеровина, Котроман (од 2007. године Костоман), Крвавци, Кремна, Кршање, Крчагово (ново насеље од 2007. године; издвојено из Ужица) Лелићи, Љубање, Мокра Гора, Никојевићи, Пањак, Пеар, Пониковица, Поточање, Потпеће, Равни, Радуша, Рибашевина, Севојно (обухвата укинуто насеље Гај Шерељ), Скржути, Стапари, Стрмац, Трнава и Ужице (1946-1991. године Титово Ужице); обухвата и укинута насеља Пора и Горња Пора).

 Општина Ариље: Ариље, Бјелуша, Богојевићи, Бреково, Вигоште, Вирово, Висока (обухвата од 1979. године укинуто насеље Ђедовац), Вране, Грдовићи, Гривска, Добраче, Драгојевац, Крушчица, Латвица, Миросаљци, Поглед, Радобуђа, Радошево (до 1954. године Чичкова), Северово, Ступчевићи, Трешњевица и Церова.

 Општина Бајина Башта: Бајина Башта, Бачевци (од 2007. године Бачевица), Бесеровина, Вишесава, Гаочићи (укинуто насеље услед потапања изградњом ХЕ Бајина Башта 1989. године), Гвоздац, Добротин, Драксин, Дуб, Заглавак, Заовине (од 2007. године Засовине), Зарожје, Зауглине, Злодол, Јагоштица, Јакаљ, Јеловик, Коњска Река, Костојевићи, Луг, Љештанско, Мала Река, Обајгора, Овчиња, Оклетац, Пепељ, Перућац, Пилица, Придоли, Растиште, Рача, Рогачица, Сијерач, Солотуша, Стрмово, Церје и Црвица.

 Општина Косјерић: Бјелоперица, Брајковићи, Варда, Галовићи, Годечево, Годљево, Горња Полошница, Доња Полошница (до 1955. године Полошница), Дреновци, Дубница, Косјерић (варош) (до 1977. године Косјерић (варошица)), Косјерић (село), Маковиште, Мионица, Мрчићи, Мушићи, Парамун, Радановци, Росићи, Руда Буква, Сеча Река, Скакавци, Стојићи, Субјел, Тубићи, Цикоте и Шеврљуге.

 Општина Нова Варош: Акмачићи, Амзићи, Бистрица, Божетићи, Брдо, Буковик, Бурађа, Вилови, Вранеша, Горња Бела Река, Горње Трудово (до 1959. године Јасеновачко Трудово), Дебеља, Доња Бела Река, Драглица, Дражевићи, Дрмановићи, Јасеново, Кокин Брод, Комарани, Кућани, Љепојевићи, Мишевићи, Негбина, Нова Варош, Ојковица, Радијевићи, Радоиња, Рутоши, Сеништа, Тисовица, Трудово (од 2007. године Трулово), Челице и Штитково (формирано ново насеље 2007. године Тиква од дела насеља).

 Општина Пожега: Бакионица, Велика Јежевица (1959-1979. године у саставу насеља Јежевица), Висибаба, Врањани, Глумач, Годовик, Горња Добриња, Горобиље, Гугаљ, Доња Добриња, Дражиновићи, Душковци, Засеље, Здравчићи, Јелен До, Каленићи, Лопаш, Лорет, Љутице, Мађер, Мала Јежевица (1959-1979. године у саставу насеља Јежевица),, Милићево Село, Мршељи, Отањ, Папратиште, Пилатовићи, Пожега, Пријановићи, Прилипац, Радовци, Расна, Речице, Роге, Рупељево, Сврачково, Средња Добриња, Табановићи, Тврдићи, Тометино Поље, Тучково, Узићи и Честобродица.

 Општина Прибој: Бања, Батковићи, Брезна, Бучје, Добриловићи, Живинице, Забрђе, Забрњица, Заградина, Заостро, Јелача, Калафати, Калуђеровићи, Касидоли, Кратово, Крњача, Кукуровићи, Мажићи, Милијеш, Плашће, Пожегрмац (од 2007. године Пожегрнац), Прибој, Прибојска Голеша, Прибојске Челице, Рача, Ритошићи, Сјеверин, Сочице, Стрмац, Херцеговачка Голеша, Црнуговићи, Црнузи и Читлук.

 Општина Пријепоље: Аљиновићи, Балићи, Баре, Бискупићи, Бјелахова (до 1992. године Бјелохова), Брајковац, Брвине, Бродарево, Буковик, Виницка, Врбово, Гојаковићи, Горње Бабине, Горње Горачиће, Горњи Страњани, Гостун, Грачаница, Гробнице, Дивци, Доње Бабине, Доњи Страњани, Дренова, Душманићи, Ђурашићи, Забрдњи Тоци, Завинограђе, Залуг, Заступ, Звијезд, Ивање, Ивезићи, Избичањ, Јабука, Јунчевићи, Камена Гора, Караула, Карошевина, Каћево, Кашице, Ковачевац (од 1979. године обухвата и део укинутог насеља Велика Жупа), Копривна, Косатица (до 1959. године подељена на Горњу Косатицу и Доњу Косатицу), Кошевине, Крушево, Кучин, Лучице, Матаруге, Међани, Мијани, Мијоска, Милаковићи, Милешево, Милошев До, Миљевићи (од 1979. године обухвата и део укинутог насеља Велика Жупа), Мрчковина, Мушковина, Ораовац (до 1991. године Ораховац), Орашац, Осоје, Оштра Стијена, Поткрш, Поток, Правошево, Прањци, Пријепоље (од 1972. године обухвата укинуто насеље Коловрат), Расно, Ратајска, Седобро, Сељане, Сељашница, Скокуће, Слатина, Сопотница, Ташево, Хисарџик, Хрта, Црквени Тоци, Чадиње, Чаушевићи и Џурово.

 Општина Сјеница: Аливеровиће (до 1979. године део Расна), Багачиће (од 2007. године Бегачиће), Баре, Бачија, Биоц (до 1979. године део Буђева), Блато (до 1979. године део Крајиновића), Богути (до 1979. године део Штавља), Божов Поток, Бољаре, Боришиће (до 1979. године део Бара), Боровиће (до 1979. године део Кладнице), Бреза (до 1979. године део Раждагиње), Брњица, Буђево, Вапа, Весковиће (1957-1979. године део Ступа), Височка (до 1979. године део Захумског), Вишњева, Вишњице (до 1979. године део Штавља), Врапци (до 1979. године део Брњице), Врбница (до 1979. године део Захумског), Врсјенице (до 1977. године Врсјеница), Голубан (до 1979. године део Дуге Пољане), Горње Лопиже, Гошево, Грабовица (до 1979. године део Тријебина), Градац (до 1979. године део Драгојловића), Гргаје (до 1979. године део Бара), Долиће, Доње Горачиће, Доње Лопиже, Драгојловиће, Дражевиће, Дружиниће, Дубница, Дуга Пољана, Дујке, Дунишиће, Жабрен, Житниће, Забрђе (до 1979. године део Дуге Пољане), Зајечиће, Захумско, Јевик (до 1979. године део Кладнице), Језеро (до 1979. године део Вишњева), Калипоље (до 1979. године део Кладнице), Камешница, Кањевина (до 1979. године део Крстца), Карајукића Бунари (до 1979. године део Угла), Кијевци (до 1977. године Кијевце), Кладница, Кнежевац (до 1979. године део Штавља), Козник (до 1979. године део Шара), Кокошиће (до 1979. године део Штавља), Крајиновиће, Криваја (до 1979. године део Доњих Горачића), Крња Јела (до 1979. године део Тузиња), Крстац, Крће, Лијева Река (до 1979. године део Шара), Љутаје (до 1979. године део Дуге Пољане), Машовиће, Медаре (до 1979. године део Сјенице), Међугор (до 1979. године део Рашковића), Милићи (до 1979. године део Шара), Папиће (до 1979. године део Урсула), Петрово Поље (до 1979. године део Жабрена), Плана (до 1979. године део Захумског), Пода (до 1979. године део Бољара), Понорац, Праља, Раждагиња, Расно, Распоганче (до 1979. године део Ступа), Растеновиће (до 1979. године део Тузиња), Рашковиће, Сјеница, Скрадник (до 1979. године део Горњег Лопижа), Страјиниће (до 1979. године део Увца), Ступ, Сугубине, Сушица (1957-1979. године део Брњице), Трешњевица (до 1979. године део Вишњеве), Тријебине, Тузиње, Тутиће (до 1979. године део Крајиновића), Увац, Угао, Урсуле, Ушак (до 1979. године део Доњег Лопижа), Фијуљ (до 1979. године Фијуље), Царичина, Цетановиће, Црвско (до 1979. године део Гошева), Црчево (до 1979. године део Шара), Чедово, Чипаље (до 1979. године део Багачића, од 2007. године Чипаљ), Читлук (до 1979. године део Цетановића), Шаре, Штаваљ и Шушуре.

 Општина Чајетина: Алин Поток, Бранешци (1979-1991. године Бранешца), Голово (обухвата и укинуто насеље Доње Рудине), Гостиље (од 1979. године обухвата и укинуто насеље Владаје), Доброселица, Дренова, Жељине, Златибор (насеље формирано 1972. године издвајањем из Чајетине; 1972-1979. године Партизанске Воде; 1979-1992. године Партизанске Воде са Палисадом), Јабланица (насеље настало 1979. године спајањем насеља Горња Јабланица и Доња Јабланица), Крива Река (1979-2007. године обухвата и данас самостално насеље Мешник), Љубиш, Мачкат, Мушвете, Раковица, Рожанство, Рудине, Саиновина, Семегњево, Сирогојно (од 2007. формирано ново насеље Чичкова од дела насеља), Стубло, Трипкова, Трнава, Чајетина и Шљивовица.

Моравички округ 
 Град Чачак: Атеница (урбани део насеља припојен 1990. године насељу Чачак), Балуга (Љубићка) (до 1979. године Балуга), Балуга (Трнавска) (до 1965. године Балуга; 1965-1979. године Балуга Заблаће)), Бањица, Бељина (1990-1996. године припојена Чачку), Бечањ, Брезовица, Бресница, Вапа, Видова, Виљуша, Вранићи, Врнчани, Вујетинци, Горичани, Горња Горевница, Горња Трепча, Доња Горевница, Доња Трепча, Жаочани (до 1979. године Заочани), Заблаће, Јанчићи, Јежевица,, Јездина, Катрга, Качулице, Коњевићи (насеље припојено 1990. године насељу Чачак, 1996. године сеоски део насеља издвојен из Чачка у самостално насеље), Кукићи, Кулиновци (урбани део насеља припојен 1990. године насељу Чачак), Липница, Лозница, Љубић (урбани део насеља припојен 1990. године насељу Чачак), Међувршје, Милићевци, Миоковци, Мојсиње, Мрчајевци, Мршинци, Овчар Бања, Остра, Паковраће, Парменац, Петница, Прељина, Премећа, Придворица, Пријевор, Прислоница, Рајац, Ракова, Риђаге, Рошци, Слатина, Соколићи, Станчићи, Трбушани (урбани део насеља припојен 1990. године насељу Чачак), Трнава и Чачак.

 Општина Горњи Милановац: Бело Поље, Бершићи (од 2007. године Беришићи), Богданица, Бољковци, Брајићи, Брђани, Брезна, Брезовица, Брусница, Варнице, Велереч, Враћевшница, Врнчани, Гојна Гора, Горња Врбава, Горња Црнућа, Горњи Бањани, Горњи Бранетићи, Горњи Милановац , Грабовица, Давидовица, Доња Врбава, Доња Црнућа, Доњи Бранетићи, Драгољ, Дренова, Дружетићи, Заграђе, Јабланица, Калиманићи, Каменица, Клатичево, Коштунићи, Крива Река, Леушићи, Липовац, Лозањ, Лочевци, Луњевица, Љеваја, Љутовница, Мајдан, Мутањ, Накучани, Неваде, Озрем, Полом, Прањани, Прњавор, Рељинци, Рудник, Ручићи, Сврачковци, Семедраж, Синошевићи, Срезојевци, Таково, Теочин, Трудељ, Угриновци, Церова, Шарани и Шилопај.

 Општина Ивањица: Бедина Варош, Братљево, Брезова, Брусник, Будожеља, Буковица (до 1992. године део Шума), Васиљевићи, Вионица, Врмбаје, Вучак, Глеђица, Градац, Дајићи, Девићи, Деретин, Добри До, Дубрава, Ерчеге, Ивањица, Јаворска Равна Гора (до 1959. године Равна Гора), Катићи, Клекова, Ковиље, Комадине, Коритник, Косовица, Куманица, Кушићи, Лиса, Луке, Мана, Маскова, Медовине, Међуречје, Мочиоци, Опаљеник, Осоница, Пресека, Прилике, Равна Гора, Радаљево (од 2007. године Радљево), Ровине, Рокци, Свештица, Сивчина, Смиљевац, Чечина, Шареник и Шуме.

 Општина Лучани: Бели Камен, Вича, Властељице, Вучковица, Горачићи, Горња Краварица, Горњи Дубац, Граб, Губеревци, Гуча (варошица), Гуча (село), Дљин, Доња Краварица, Доњи Дубац, Дучаловићи, Ђераћ, Живица, Зеоке, Каона, Котража, Кривача, Кртац, Лис, Лисице, Лучани (варошица) (до 1979. године део јединственог насеља Лучани, којем је 1955. године припојено насеље Колонија Лучани), Лучани (село) (до 1979. године део јединственог насеља Лучани), Марковица, Милатовићи, Негришори, Пухово, Пшаник, Рогача, Ртари, Рти, Тијање и Турица.

Рашки округ 
 Град Краљево: Адрани, Бапско Поље, Баре, Бзовик, Богутовац, Бојанићи, Борово (припојено 2007. године насељу Борово Међуречје), Брезна, Брезова, Бресник, Буковица, Витановац, Витковац, Врба, Врдила, Врх, Гледић, Годачица, Гокчаница, Грдица (део насеља 1979. године припојен Краљеву), Дедевци, Долац, Драгосињци, Дражиниће, Дракчићи, Дрлупа, Ђаково, Жича (формирана 1990. године од укинутих насеља Готовац и Крушевица; пре тога насеље Жича припојену насељу Готовац 1959. године), Заклопача, Закута, Замчање, Засад, Јарчујак (део насеља 1979. године припојен Краљеву), Каменица, Камењани, Кованлук, Ковачи (део насеља 1979. године припојен Краљеву), Конарево, Краљево(до 1955. године Ранковићево), Лађевци, Лазац, Лешево, Лозно, Лопатница, Маглич, Матаруге (од 2007. године Матаруга), Матарушка Бања, Међуречје (припојено 2007. године насељу Борово Међуречје), Мељаница, Метикош, Милавчићи, Милаковац, Милиће, Милочај, Мланча, Мрсаћ, Мусина Река, Обрва, Одмење, Опланићи, Орља Глава, Пекчаница, Петропоље, Печеног, Плана, Полумир, Поповићи, Предоле, Прогорелица, Раваница, Ратина, Река, Рибница (део насеља 1979. године припојен Краљеву), Роћевићи, Рудно, Рудњак, Савово, Самаила, Сибница, Сирча, Станча, Стубал, Тавник, Тадење, Тепече, Толишница, Трговиште, Ушће, Цветке, Церје, Чибуковац (део насеља 1979. године припојен Краљеву), Чукојевац и Шумарице.

 Град Нови Пазар: Алуловиће (од 1959. године обухвата и Будиће), Бајевица (обухвата и Жирачки Долац од 1959. године), Бановица, Бања, Бараковци (Бараковац), Баре, Батњик, Бекова (од 1959. године обухвата Калундру), Беле Воде (до 1959. године обухвата Бановицу, Чебинац), Ботуровина, Брђани (од 1959. године обухвата Ујниче), Брестово, Верево, Вевер, Видово, Витковиће, Војковиће, Војниће, Врановина, Вучиниће (од 1959. године обухвата Горње Тврдошево, Живалиће), Вучја Локва, Голице (до 1955. године део Тушимље), Горња Тушимља (до 1955. године део Тушимље), Гошево, Грађановиће, Грачане, Грубетиће, Дежева, Дојиновиће (од 1959. године обухвата Ђонлије, Кулине), Долац, Дољани, Драгочево, Драмиће, Жуњевиће, Забрђе, Златаре, Иванча, Избице (од 1959. године обухвата Пљевљане), Јабланица, Јавор (од 1959. године обухвата Ниш), Јанча (од 1959. године обухвата Троштице), Јова (од 1959. године обухвата Трстеник), Кашаљ, Ковачево, Кожље, Копривница, Косуриће, Крушево, Кузмичево, Леча, Лопужње, Лукаре, Лукарско Гошево (од 1959. године обухвата Горњу Јошаницу, Горње Гошево, до 1979. године Лукарско Гочево), Лукоцрево, Мишчиће, Мур (од 1959. године обухвата Загуљачу, Шутеновац), Мухово (од 1959. године обухвата Граб, Козник, Крће), Неготинац, Нови Пазар (од 1957. године обухвата Подбијеље), Одојевиће, Окосе, Осаоница (од 1959. године обухвата Бујца, Присоје, Рогатац)), Осоје, Охоље, Павље (до 1959. године Горње Павље), Паралово, Пасји Поток, Пиларета, Побрђе, Пожега, Пожежина, Полокце, Попе, Постење, Прћенова, Пуста Тушимља (до 1959. године део Тушимље), Пустовлах, Радаљица (од 1959. године обухвата Тврђево, Свиланово), Рајетиће, Рајковиће (од 1959. године обухвата Попиће), Рајчиновиће (од 1959. године обухвата Попиће), Рајчиновићка Трнава (од 1959. године обухвата Балетиће; до 1959. године назив је Трнава)), Раковац, Раст, Себечево (од 1959. године обухвата Бобовик, Рогиње), Ситниче (од 1959. године обухвата Јасеновик (Јасиковац) и Суву Ћуприју), Скуково (до 1955. године део Тушимље), Слатина (од 1959. године обухвата Црночу, од 1957. године Првеновиће)), Смилов Лаз, Средња Тушимља (до 1955. године део Тушимље), Страдово, Судско Село, Тенково (од 1959. године обухвата Губерево), Трнава, Туново (од 1959. године обухвата Витош), Хотково, Цоковиће, Чашић Долац, Шавци, Шароње (од 1959. године обухвата Љуљавац) и Штитаре.

 Општина Врњачка Бања: Вранеши, Врњачка Бања, Врњци, Вукушица, Гоч, Грачац, Липова, Ново Село, Отроци, Подунавци, Рсавци, Руђинци, Станишинци (од 2007. године Станишници) и Штулац.

 Општина Рашка: Бадањ, Баљевац, Бела Стена, Бело Поље, Беоци, Биљановац, Биниће, Биочин, Боровиће, Боће, Брвеник, Брвеник Насеље, Брвеница, Варево, Војмиловићи, Вртине, Гњилица, Гостирадиће, Градац, Драганићи, Жерађе, Жутице, Зарево, Јошаничка Бања, Казновиће, Карадак, Ковачи, Копаоник, Корлаће, Кравиће, Кремиће, Крушевица, Курићи, Кућане, Лисина, Луково, Милатковиће, Муре, Ново Село, Носољин, Орахово, Павлица, Панојевиће (до 1979. године Понојевиће), Пискања, Плавково, Плешин, Побрђе, Покрвеник, Поцесје, Радошиће, Раковац, Рашка, Рвати, Рудница, Себимиље, Семетеш, Супње, Тиоџе (до 1977. године Тиоце), Трнава, Црна Глава и Шипачина.

 Општина Тутин: Араповиће, Баљен (1959-1979. године део Чаровине), Батраге (1959-1979. године део Западног Мојстира), Баћица, Биохане (1959-1979. године део Шпиљана), Блаца (1959-1979. године део Глухавице), Бовањ (1959-1979. године део Годова), Бороштица, Браћак, Брегови (до 1979. године део Гниле), Брнишево (до 1979. године део Морана), Бујковиће, Веље Поље, Весениће, Врапче (1959-1979. године део Весенића), Врба (1959-1979. године део Драге), Глоговик, Глухавица, Гнила (до 1979. године Гњила), Годово, Горњи Црниш (до 1950. године Црниш; од 1959. године обухвата и Доњи Црниш)), Градац (1959-1979. године део Лескове), Гујиће (до 1979. године део Араповића, од 2007. године Гуиће), Гурдијеље (1959-1979. године део Чукота), Гуцевиће (1959-1979. године део Чукота), Девреч, Делимеђе, Детане, Добри Дуб, Добриње (од 1954. године обухвата Врујицу; до 1977. године Добриња), Долово, Драга, Дубово, Дулебе, Ђерекаре, Ервенице (1959-1979. године део Долова), Жирче, Жупа, Жуче (1959-1979. године део Орља), Западни Мојстир, Изрок (1959-1979. године део Орља), Источни Мојстир, Јабланица (1959-1979. године део Језгровића), Јаребице (1959-1979. године део Набоја), Језгровиће, Јелиће, Јужни Кочарник (до 1950. године Доњи Кочарник), Ковачи (до 1979. године Коваче), Кониче, Лескова, Липица, Лукавица, Мелаје, Митрова, Морани, Набоје, Надумце (1959-1979. године део Покрвеника), Намга, Ноћаје (1959-1979. године део Намге), Ораше (1959-1979. године део Весенића), Орље, Островица, Паљево, Пископовце (1959-1979. године део Покрвеника), Пленибабе (1959-1979. године део Доброг Дуба), Покрвеник, Попе, Попиће (до 1979. године део Рибарића, од 2007. године Попићи), Потреб (1959-1979. године део Делимеђа), Пружањ, Радуховце, Радуша, Рамошево (1959-1979. године део Режевића), Режевиће, Рибариће, Рудница, Руђа (1959-1979. године део Жирча), Саш, Северни Кочарник (до 1950. године Горњи Кочарник, 1959-1979. године део Тутина)), Смолућа (1959-1979. године део Жирча), Старчевиће, Струмце (1959-1979. године део Старчевића), Суви До, Точилово (1959-1979. године део Баћице), Тутин, Ћулије (1959-1979. године део Источног Мојстира, од 2007. године Ђулије), Црквине (1959-1979. године део Радуховаца), Чаровина, Чмањке (1959-1979. године део Весенића), Чукоте, Шароње, Шипче (1959-1979. године део Набоја) и Шпиљани.

Расински округ 
 Град Крушевац: Бегово Брдо, Бела Вода, Беласица, Бивоље (1979. године највећи део насеља припојен Крушевцу), Бован, Бојинце (од 2007. године Бојнице), Бољевац, Брајковац, Буковица, Буци, Велика Крушевица, Велика Ломница, Велики Купци, Велики Шиљеговац, Велико Головоде, Велико Крушинце, Витановац, Вратаре, Вучак, Гавез, Гаглово, Гари, Глобаре, Глободер, Горњи Степош, Гревци, Гркљане, Дворане, Дедина, Добромир, Дољане, Доњи Степош, Ђунис, Жабаре, Здравиње, Зебица, Зубовац, Јабланица, Јасика, Јошје, Каменаре, Каоник, Капиџија, Кобиље, Коморане, Коњух, Кошеви, Крвавица, Крушевац, Кукљин, Лазаревац, Лазарица (1979. године део насеља припојен Крушевцу), Липовац (од 2007. године Липован), Ловци, Лукавац, Љубава, Мајдево, Макрешане, Мала Врбница, Мала Река, Мали Купци, Мали Шиљеговац, Мало Головоде (1979. године део насеља припојен Крушевцу), Мало Крушинце, Мачковац, Мешево, Модрица, Мудраковац, Наупаре (до 1991. године Наупаре), Падеж, Пакашница (до 1957. године Доња и Горња Пакашница), Паруновац, Пасјак, Пепељевац, Петина, Позлата, Пољаци, Рибаре, Рибарска Бања (1955-1979. године део Рибара), Рлица, Росица, Себечевац, Сеземче, Слатина, Срндаље, Срње, Станци, Суваја, Сушица, Текија, Треботин, Трмчаре, Ћелије, Церова, Црквина, Читлук, Шавране, Шанац, Шашиловац, Шогољ и Штитаре.

 Општина Александровац: Александровац, Бзенице (до 1979. године Бзеница), Боботе, Ботурићи, Братићи, Велика Врбница, Веља Глава, Венчац, Витково, Вражогрнци, Вранштица, Врбница, Гаревина, Горња Злегиња, Горње Ратаје (до 1979. године део насеља Ратаје), Горњи Вратари, Горњи Ступањ, Грчак, Дашница, Доброљупци (до 2007. године Доброљубци), Доња Злегиња, Доње Ратаје (до 1979. године део насеља Ратаје), Доњи Вратари, Доњи Ступањ, Дренча, Јелакци, Кожетин, Козница, Латковац, Лаћислед, Лесеновци, Лесковица, Љубинци, Мрмош, Новаци, Пањевац, Парчин, Плеш, Плоча, Поповци, Пуховац, Ракља, Ржаница, Рогавчина, Рокци, Руденице, Стањево, Старци, Стрменица, Стубал, Суботица, Тржац, Трнавци, Тулеш и Шљивово.

 Општина Брус: Батоте, Бело Поље, Блажево, Богише, Бозољин, Боранци, Ботуња, Брђани, Брзеће, Брус, Будиловина, Велика Грабовница, Витоше, Влајковци, Горње Левиће, Горњи Липовац, Град, Градац, Грашевци, Домишевина, Доње Левиће, Доњи Липовац, Дренова, Дртевци, Дупци, Ђерекари, Жарево, Жилинци, Жиљци, Жуње, Златари, Игрош, Иричићи, Кнежево, Кобиље, Ковизла, Ковиоци, Кочине, Крива Река (од 1979. године обухвата и Мачковац), Лепенац, Ливађе, Мала Врбница, Мала Грабовница, Милентија, Осреци, Паљевштица, Равни, Равниште, Радманово, Радуње, Разбојна, Рибари, Стануловићи, Стројинци, Судимља (до 1979. године Судимња), Тршановци, Чокотар и Шошиће.

 Општина Варварин: Бачина, Бошњане, Варварин, Варварин (село), Горњи Катун, Горњи Крчин, Доњи Катун, Доњи Крчин, Залоговац, Избеница, Карановац, Мала Крушевица, Мареново, Маскаре, Обреж, Орашје, Пајковац, Парцане, Суваја, Тољевац и Церница.

 Општина Трстеник: Богдање, Божуревац, Брезовица, Бресно Поље, Бучје, Велика Дренова, Велуће, Голубовац, Горња Омашница (до 1950. године део Омашнице), Горња Црнишава, Горњи Дубич, Горњи Рибник, Грабовац, Доња Омашница (до 1950. године део Омашнице), Доња Црнишава, Доњи Дубич, Доњи Рибник, Дубље, Јасиковица, Камењача, Левићи (од 2007. године Левичје), Лободер, Лозна, Лопаш, Мала Дренова, Мала Сугубина, Медвеђа, Мијајловац, Милутовац, Округлица, Осаоница, Оџаци, Пајсак (до 1979. године Пасјак, до 1965. године исто Пајсак), Планиница, Пољна, Попина, Почековина, Прњавор, Рајинац, Риђевштица, Риљац, Рујишник, Селиште, Стари Трстеник, Стопања, Страгари (до 1977. године Страгаре), Стублца, Тоболац, Трстеник, Угљарево и Чаири (до 1977. године Чајири).

 Општина Ћићевац: Браљина, Град Сталаћ, Лучина, Мојсиње, Мрзеница, Плочник, Појате, Сталаћ (до 1953. године Сталаћ Село), Трубарево и Ћићевац (од 1979. године обухвата и Стеванац; од Ћићевца одвојени 2007. године Ћићевац Град и Радошевац као нова насеља).

Насељена места Јужне и источне Србије

Подунавски округ 
 Град Смедерево: Бадљевица, Биновац, Водањ, Враново, Врбовац, Вучак, Добри До, Друговац, Колари, Кулич (ново насеље од 2011. године, издвојено из Шалинца), Ландол, Липе, Лугавчина, Луњевац, Мала Крсна, Мало Орашје, Михајловац, Осипаоница, Петријево, Радинац, Раља, Сараорци, Сеоне, Скобаљ, Смедерево, Суводол, Удовице и Шалинац.

 Општина Велика Плана: Велика Плана, Велико Орашје, Доња Ливадица, Крњево, Купусина, Лозовик, Марковац, Милошевац, Ново Село (до 1946. године Нови Аџибеговац), Радовање, Ракинац, Старо Село и Трновче.

 Општина Смедеревска Паланка: Азања (обухвата насеља Гуцетина, Стублина), Баничина, Бачинац, Башин, Влашки До, Водице, Глибовац, Голобок, Грчац (обухвата и некада самостално насеље Каменац од 1979. године), Кусадак (обухвата и некада самостално насеље Косовац од 1979. године), Мала Плана, Мраморац, Придворице, Ратари, Селевац, Смедеревска Паланка, Стојачак и Церовац.

Браничевски округ 
 Град Пожаревац:
 Градска општина Пожаревац: Баре, Батовац, Берање, Брадарац, Братинац, Брежане, Бубушинац, Драговац, Дрмно, Дубравица, Живица, Касидол, Кличевац, Лучица, Маљуревац, Набрђе, Пожаревац (обухвата и укинута насеља Забела и Љигатов До), Пољана, Поповац (ново насеље од 2007. године, издвојено из Лучице), Пругово, Речица, Трњане и Ћириковац.
 Градска општина Костолац: Кленовник, Костолац (до 1955. године назив Костолац-Рудник; насеље настало од насеља Костолац-Град и Костолац-Село), Острово, Петка, Село Костолац (1955-1979. године у саставу Костолца)

 Општина Велико Градиште: Бискупље, Велико Градиште, Гарево, Десине, Дољашница, Ђураково, Затоње, Камијево, Кисиљево (од 2007. године Кисељево), Кумане, Курјаче, Кусиће, Љубиње, Мајиловац, Макце, Острово, Печаница, Пожежено, Поповац, Рам, Сираково, Средњево, Тополовник, Триброде, Царевац и Чешљева Бара.

 Општина Голубац: Барич, Бикиње, Браничево, Брњица, Винци, Војилово, Голубац, Двориште, Добра, Доња Крушевица, Душманић, Житковица, Клење, Кривача, Кудреш, Малешево, Миљевић, Мрчковац, Поникве, Радошевац, Сладинац, Снеготин, Усије и Шувајић.

  Општина Жабари: Александровац, Брзоходе, Витежево, Влашки До, Жабари, Кочетин, Миријево, Ореовица, Полатна, Породин, Свињарево, Сибница, Симићево (до 1947. године Ракинац Моравски), Тићевац и Четереже.

 Општина Жагубица: Близнак, Брезница, Вуковац, Жагубица, Изварица (од 2007. године Новарица), Јошаница, Крепољин, Крупаја, Лазница, Липе (1955-1979. године у саставу Лазнице), Мали Камен (ново насеље од 2007. године, издвојено из Сувог Дола), Медвеђица, Милановац, Милатовац, Осаница, Рибаре, Селиште, Сиге и Суви До.

 Општина Кучево: Благојев Камен, Бродица, Буковска, Велика Бресница, Волуја, Вуковић, Гложане (ново насеље од 2007. године, издвојено из Нереснице), Дубока, Зеленик, Каона, Кучајна, Кучево, Љешница, Мала Бресница, Мишљеновац, Мустапић, Нересница, Поповац (ново насеље од 2007. године, издвојено из Нереснице), Раброво, Равниште, Раденка, Ракова Бара, Сена, Српце, Турија, Церемошња, Церовица и Шевица.

 Општина Мало Црниће: Аљудово, Батуша, Божевац, Велико Село, Велико Црниће, Врбница, Забрега, Калиште, Кобиље, Крављи До, Кула, Мало Градиште, Мало Црниће, Салаковац, Смољинац, Топоница, Црљенац, Шапине и Шљивовац.

 Општина Петровац на Млави: Бистрица, Бошњак, Буровац, Бусур, Везичево, Велики Поповац, Велико Лаоле, Витовница, Вошановац, Добрње, Дубочка, Ждрело, Забрђе, Каменово, Кладурово, Кнежица, Крвије, Лесковац, Лопушник, Мало Лаоле, Манастирица, Мелница, Орешковица, Орљево, Панково, Петровац на Млави (до 2007. године Петровац), Рановац, Рашанац, Стамница, Старчево, Табановац, Трновче, Ћовдин и Шетоње.

Нишавски округ 
 Град Ниш:
 Градска општина Медијана: Брзи Брод и Ниш — део.
 Градска општина Нишка Бања: Банцарево, Горња Студена, Доња Студена, Јелашница, Коритњак, Куновица, Лазарево Село, Манастир, Никола Тесла (до 1979. године део Нишке Бање), Нишка Бања, Островица, Прва Кутина, Просек, Равни До, Радикина Бара, Раутово, Сићево и Чукљеник.
 Градска општина Палилула (Ниш) : Бербатово, Бубањ, Вукманово, Габровац, Горње Међурово, Девети мај (до 1985. године Ново Село), Доње Власе, Доње Међурово, Крушце, Лалинац, Мрамор, Мраморски Поток, Ниш — део, Паси Пољана, Суви До и Чокот.
 Градска општина Пантелеј: Бреница, Врело, Горња Врежина, Горњи Матејевац, Доња Врежина, Доњи Матејевац, Дурлан, Јагодин мала, Јасеновик, Каменица, Кнез Село, Малча, Ниш — део, Ореовац, Пасјача и Церје.
 Градска општина Црвени Крст: Берчинац, Веле Поље, Вртиште, Горња Топоница, Горња Трнава, Горњи Комрен, Доња Топоница, Доња Трнава, Доњи Комрен, Кравље, Лесковик, Медошевац, Мезграја, Миљковац, Ниш — део, Палиграце, Паљина, Поповац, Рујник, Сечаница, Суповац, Трупале, Хум и Чамурлија.

 Општина Алексинац: Алексинац (од 1955. године обухвата и насеље Коњска Пољана), Алексиначки Бујмир (до 1950. године Бујмир), Алексиначки Рудник, Банковац, Бели Брег, Беља, Бобовиште, Бован, Брадарац, Вакуп, Велики Дреновац, Витковац, Врело, Врћеновица, Вукања, Вукашиновац, Глоговица, Голешница, Горња Пешчаница, Горње Сухотно, Горњи Адровац, Горњи Крупац, Горњи Љубеш, Гредетин, Грејач, Дашница, Делиград, Добрујевац, Доња Пешчаница, Доње Сухотно, Доњи Адровац, Доњи Крупац, Доњи Љубеш, Дражевац, Житковац, Јаковље, Јасење, Каменица, Катун, Копривница, Корман, Краљево, Крушје, Кулина, Липовац, Лознац, Лоћика, Лужане, Љуптен, Мали Дреновац, Мозгово, Моравац, Моравски Бујмир, Нозрина, Породин, Преконози, Прћиловица, Пруговац, Радевац, Рсовац, Рутевац, Срезовац, Станци, Стублина, Суботинац, Тешица, Трњане, Ћићина, Црна Бара, Честа, Чукуровац и Шурић.

 Општина Гаџин Хан: Велики Вртоп, Велики Крчимир, Виландрица, Гаре, Гаџин Хан, Горње Власе, Горње Драговље, Горњи Барбеш, Горњи Душник, Гркиња, Доње Драговље, Доњи Барбеш, Доњи Душник, Дуга Пољана, Дукат, Јагличје, Калетинац, Копровница, Краставче, Личје, Мали Вртоп, Мали Крчимир, Марина Кутина, Миљковац, Ново Село, Овсињинац, Равна Дубрава, Семче, Сопотница, Тасковићи, Топоница, Ћелије, Чагровац и Шебет.

 Општина Дољевац: Белотинац, Дољевац, Клисура, Кнежица, Кочане (обухвата Горњи Рибњак и Доњи Рибњак), Малошиште, Мекиш, Орљане, Перутина, Пуковац, Русна, Ћурлина, Чапљинац, Чечина, Шајиновац и Шарлинце (до 1979. године Шарлинац).

 Општина Мерошина: Азбресница, Александрово, Арбанасце, Балајнац (до 1991. године Балајинац), Баличевац, Батушинац, Биљег, Брест, Бучић, Горња Расовача, Градиште, Девча, Дешилово, Доња Расовача, Дудулајце, Јовановац (до 1979. године део Азбреснице), Југ Богдановац, Кованлук, Костадиновац, Крајковац, Лепаја, Мерошина, Мраморско Брдо, Облачина, Падина (до 1979. године део Крајковца), Рожина и Чубура.

 Општина Ражањ: Браљина, Варош, Витошевац, Грабово, Липовац, Мађере, Малетина, Маћија, Нови Брачин, Пардик, Подгорац, Послон, Прасковче, Претрковац, Ражањ, Рујиште, Скорица, Смиловац, Стари Брачин, Церово, Црни Као, Чубура и Шетка.

 Општина Сврљиг: Белоиње, Бурдимо, Бучум, Варош, Влахово, Галибабинац, Гојмановац, Грбавче, Гулијан, Гушевац, Давидовац, Драјинац, Ђуринац, Жељево, Извор, Копајкошара, Лабуково, Лалинац, Лозан, Луково, Манојлица, Мерџелат, Мечји До, Нишевац, Околиште, Округлица, Палилула, Периш, Пирковац, Плужина, Попшица, Преконога, Радмировац, Рибаре, Сврљиг, Сливје, Тијовац, Црнољевица и Шљивовик.

Борски округ 
 Општина Бор: Бор, Брестовац, Бучје, Горњане, Доња Бела Река, Злот, Кривељ, Лука, Метовница, Оштрељ, Слатина, Танда, Топла и Шарбановац.

 Општина Кладово: Брза Паланка, Вајуга, Велесница, Велика Врбица, Велика Каменица, Грабовица, Давидовац, Кладово, Кладушница, Корбово, Костол, Купузиште, Љубичевац, Мала Врбица, Манастирица, Милутиновац, Нови Сип (насеље формирано 1979. године уместо потопљеног насеља Сип), Петрово Село, Подвршка, Река, Речица, Ртково и Текија.

 Општина Мајданпек: Бољетин, Влаоле, Голубиње (од 1979. године обухвата и укинуто насеље Шрбац), Дебели Луг, Доњи Милановац, Јасиково, Клокочевац, Лесково, Мајданпек, Мироч, Мосна, Рудна Глава, Тополница и Црнајка.

 Општина Неготин: Александровац (у периоду од 1947. до 1993. године носио назив Злокуће), Браћевац, Брестовац, Буковче (насеље укинуто 1949. године и са насељем Кобишница формира ново заједничко насеље Толбухиново, поново самостално насеље од 1952. године), Вељково, Видровац, Вратна, Дупљане, Душановац, Јабуковац, Јасеница, Карбулово, Кобишница, Ковилово, Мала Каменица, Малајница, Милошево, Михајловац, Мокрање, Неготин, Плавна, Поповица, Прахово, Радујевац, Рајац, Речка, Рогљево, Самариновац, Сиколе, Слатина, Смедовац, Србово, Тамнич, Трњане, Уровица, Црномасница (до 1947. године Томиславово), Чубра, Шаркамен и Штубик.

Зајечарски округ 
 Град Зајечар: Боровац, Брусник, Велика Јасикова, Велики Извор, Велики Јасеновац, Вражогрнац, Вратарница, Врбица, Гамзиград, Глоговица, Горња Бела Река, Градсково, Грлиште, Грљан, Дубочане, Заграђе, Зајечар, Звездан, Јелашница, Кленовац, Копривница, Ласово, Леновац, Лесковац, Лубница, Мала Јасикова, Мали Извор, Мали Јасеновац, Мариновац, Метриш, Николичево, Планиница, Прлита, Рготина, Салаш, Селачка, Табаковац (од 2007. нови назив је Табановац), Трнавац, Халово, Чокоњар, Шипиково и Шљивар.

 Општина Бољевац: Бачевица, Боговина, Бољевац (до 1955. године назив насеља је Бољевац варошица), Бољевац Село (1955-1979. године у саставу Бољевца), Валакоње, Врбовац, Добро Поље, Добрујевац, Илино, Јабланица, Криви Вир, Луково, Мали Извор, Мирово, Оснић, Подгорац, Ртањ (до 1959. године Рудник Ртањ), Рујиште, Савинац и Сумраковац.

 Општина Књажевац: Алдина Река, Алдинац, Балановац, Балинац, Балта Бериловац, Бањски Орешац, Бели Поток, Берчиновац, Божиновац, Булиновац, Бучје, Валевац (од 2007. године Балевац), Васиљ, Видовац, Вина, Витковац, Влашко Поље, Вртовац, Габровница, Глоговац, Горња Каменица, Горња Соколовица, Горње Зуниче, Градиште, Грезна, Дебелица, Дејановац, Доња Каменица, Доња Соколовица, Доње Зуниче, Дрвник, Дреновац, Дречиновац, Жлне, Жуковац, Зоруновац, Зубетинац, Иново, Јаковац, Јаловик Извор, Јања, Јелашница, Каличина, Кална, Кандалица, Књажевац, Кожељ, Крента, Лепена, Локва, Мањинац, Миљковац, Минићево (до 1945. године Андрејевац, пре тога називи Краљево Село и Нови Хан), Мучибаба, Ново Корито, Орешац, Ошљане, Папратна, Петруша, Подвис, Понор, Потркање, Причевац, Равна, Равно Бучје, Радичевац, Ргоште, Репушница, Сврљишка Топла, Скробница, Слатина, Стањинац, Старо Корито, Стогазовац, Татрасница, Трговиште, Трновац, Ћуштица (до 2002. године Чуштица), Црвење, Црни Врх, Шарбановац, Шести Габар, Штипина, Штитарац, Штрбац и Шуман Топла.

 Општина Сокобања: Бели Поток, Блендија, Богдинац, Врбовац, Врмџа, Дуго Поље, Жучковац, Језеро, Јошаница, Левовик, Милушинац, Мужинац, Николинац, Ново Село, Поружница, Раденковац, Ресник, Рујевица, Сесалац, Сокобања (до 1977. године Соко Бања), Трговиште, Трубаревац, Церовица, Читлук и Шарбановац.

Топлички округ 
 Општина Блаце: Алабана, Барбатовац, Блаце, Брежани, Више Село (до 1977. године Вишесело), Врбовац, Горња Драгуша, Горња Јошаница, Горње Гргуре, Горње Сварче, Доња Драгуша, Доња Јошаница, Доња Рашица (до 1955. године Џукела), Доње Гргуре, Доње Сварче, Дрешница, Ђуревац, Качапор, Кашевар, Криваја, Кутловац, Лазаревац, Мала Драгуша, Међухана, Музаће, Попова, Пребреза, Претежана, Претрешња, Придворица, Рашица, Сибница, Стубал, Суваја, Суви До, Трбуње, Чунгула, Чучале, Џепница и Шиљомана.

 Општина Житорађа: Асановац, Бадњевац, Влахово, Вољчинце, Глашинце (од 2007. године Глашнице), Горње Црнатово, Горњи Дреновац, Грудаш, Дебели Луг, Доње Црнатово, Доњи Дреновац, Држановац, Дубово, Ђакус, Житорађа, Зладовац, Јасеница, Каре, Коњарник, Лукомир, Ново Момчилово, Пејковац, Подина, Речица, Самариновац, Смрдић (од 2002. године Извор), Стара Божурна, Старо Момчилово, Студенац и Топоница.

 Општина Куршумлија: Бабица, Барлово, Баћоглава, Бело Поље, Богујевац, Васиљевац, Велико Пупавце, Висока, Влахиња, Врело, Вршевац, Вукојевац, Горња Микуљана, Горње Точане, Грабовница (од 2007. године Грбовница), Дабиновац, Данковиће, Дегрмен, Дединац, Дешишка, Добри До, Доња Микуљана, Доње Точане, Дубрава, Ђаке, Жалица, Жегрова, Жуч, Заграђе, Зебица (до 1965. године Зебице), Иван Кула, Игриште, Кастрат, Коњува, Косаничка Рача, Космача, Крток, Крчмаре, Купиново, Куршумлија, Куршумлијска Бања, Кутлово, Луково, Љутова, Љуша, Магово, Мала Косаница, Маричиће, Марковиће, Матарова, Мачја Стена, Мачковац, Мердаре (од 1959. године обухвата и Боровац), Мерћез, Механе, Мирница, Мрче, Невада, Ново Село, Орловац, Парада, Пачарађа, Певаштица (до 1977. године Паваштица), Пепељевац, Перуника, Пљаково, Преветица, Прекорађе, Пролом Бања, Равни Шорт, Растелица, Рударе, Сагоњево, Самоково, Свињиште, Секирача, Селиште, Селова, Сеоце, Спанце, Тачевац, Тијовац, Тмава, Требиње, Трећак, Трмка, Трн, Трпеза, Шатра и Штава (Жељова, Калиманце, Мијачић, Пардусе и Трешњица нова насеља од 2007. године).

 Град Прокупље: Арбанашка, Бабин Поток, Баботинац, Бајчинце, Балиновац, Балчак, Баце, Бела Вода, Бели Камен, Белогош, Белољин (од 2007. године Белоњин), Бериље, Богујевац (до 1979. године Богојевац), Бреговина, Бресник, Бресничић, Бублица, Букулорам (до 1992. године, и од 2007. године Буколорам), Булатовац, Бучинце, Велика Плана, Видовача, Вича, Власово, Водице, Гласовик, Гојиновац, Горња Бејашница, Горња Бресница, Горња Коњуша, Горња Речица, Горња Стражава, Горња Топоница, Горња Трнава, Горње Кординце, Горњи Статовац, Грабовац, Губетин, Добротић, Доња Бејашница, Доња Бресница, Доња Коњуша, Доња Речица, Доња Стражава, Доња Топоница, Доња Трнава, Доње Кординце, Доњи Статовац, Драги Део, Дреновац, Ђуровац (до 1991. године Ђуревац), Ђушница, Житни Поток, Здравиње, Злата, Јабучево, Јовине Ливаде, Југовац, Калудра, Клисурица, Кожинце, Кончић, Конџељ, Костеница, Крњи Град, Крушевица, Мађере, Мала Плана, Мачина, Меровац, Микуловац, Миљковица, Мрљак, Мршељ, Нова Божурна, Нови Ђуровац (до 1991. године Нови Ђуревац), Ново Село, Обртинце, Пасјача, Пашинац, Пестиш, Петровац, Пискаље (до 1979. године Пискаљ), Плочник, Поточић, Прекадин, Прекашница, Прекопуце, Прокупље (од 1959. године обухвата и Појате) и Симановац), Ранкова Река, Растовница, Ргаје, Рељинац, Ресинац, Селиште, Смрдан, Средњи Статовац, Стари Ђуровац (до 1991. године Стари Ђуревац), Старо Село, Товрљане, Трнови Лаз, Туларе, Ћуковац (до 1979. године Чуковац; од 2007. године Ђуковац), Џигољ, Шевиш, Широке Њиве и Шишмановац.

Пиротски округ 
 Општина Бабушница: Александровац, Бабушница, Бердуј, Берин Извор, Богдановац, Братишевац, Брестов Дол, Вава, Валниш, Велико Боњинце, Војници, Врело, Вучи Дел, Горње Крњино, Горњи Стрижевац, Горчинцe, Грнчар, Дол, Доње Крњино, Доњи Стрижевац, Драгинац, Дучевац, Завидинце, Звонце, Извор, Јасенов Дел, Калуђерово, Камбелевци, Кијевац, Лесковица, Линово, Љуберађа, Мало Боњинце, Масуровци, Мезграја, Модра Стена, Нашушковица, Остатовица, Пресека, Проваљеник, Радињинцe, Радосин (од 2007. године Радосин), Радошевац, Ракита, Раков Дол, Раљин, Ресник, Стол, Стрелац, Студена, Сурачево, Црвена Јабука и Штрбовац.

 Општина Бела Паланка: Бабин Кал, Бежиште, Бела Паланка, Букуровац (до 1979. године Букоровац, од 1979. године обухвата и Дол), Вета, Витановац, Врандол, Вргудинац, Глоговац, Горња Глама, Горња Коритница, Горњи Рињ, Градиште, Дивљана, Долац (насеље) (до 1979. године део насеља Долац), Долац (село) (до 1979. године део насеља Долац), Доња Глама, Доња Коритница, Доњи Рињ, Дражево, Клење, Клисура, Козја, Космовац, Кременица, Крупац, Ланиште, Лесковик, Љубатовица, Мирановац, Мирановачка Кула, Моклиште (обухвата и Драчје), Мокра, Ново Село, Ореовац, Пајеж, Сињац (од 1979. године обухвата насеље Трешњанци), Тамњаница, Теловац, Топоница, Црвена Река, Црвени Брег, Црнче, Чифлик, Шљивовик и Шпај.

 Општина Димитровград: Баљев Дол, Бањски Дол, Барје, Бачево, Белеш (до 1990. године део Лукавице), Било, Браћевци, Бребевница, Верзар, Височки Одоровци (до 1979. године Одоровци), Влковија, Врапча, Гојин Дол, Горња Невља, Горњи Криводол, Градиње, Грапа, Гуленовци, Димитровград (до 1950. године Цариброд), Доња Невља, Доњи Криводол, Драговита, Жељуша, Изатовци, Искровци, Каменица, Куса Врана, Лукавица, Мазгош, Мојинци, Паскашија, Петачинци (од 2007. године Петачници), Петрлаш, Планиница, Поганово, Прача, Протопопинци, Радејна, Сенокос, Скрвеница, Сливница, Смиловци и Трнски Одоровци (до 1979. године Трнско Одоровце).

 Општина Пирот: Базовик, Барје Чифлик, Басара, Бела, Бело Поље, Бериловац, Беровица, Блато, Брлог, Велика Лукања, Велики Јовановац, Велики Суводол, Велико Село, Височка Ржана, Власи, Војнеговац, Враниште, Гњилан, Горња Држина, Гостуша, Градашница, Градиште, Добри До, Дојкинци, Држина, Завој (укинуто 1979. године због потапања, формирано поново 2007. године), Засковци, Извор, Јалботина, Јеловица, Камик, Копривштица, Костур, Крупац, Куманово, Мала Лукања (насеље укинуто 1986. године због потапања, формирано поново 2007. године) Мали Јовановац, Мали Суводол, Милојковац, Мирковци, Нишор, Нови Завој (формирано 1979. године уместо насеља Завој), Обреновац, Ореовица, Орља, Осмакова, Паклештица, Пасјач (до 1965. године Пасјача), Петровац, Пирот, Планиница, Покревеник, Пољска Ржана, Понор, Присјан, Рагодеш, Расница, Росомач, Рсовци, Рудиње, Сиња Глава, Славиња, Сопот, Срећковац, Станичење, Суково, Темска, Топли До, Трњана, Церев Дел, Церова, Црвенчево, Црноклиште, Чиниглавци и Шугрин.

Јабланички округ 
 Град Лесковац: Бабичко, Бадинце, Барје, Белановце, Бели Поток, Бистрица, Бобиште, Богојевце, Бојишина, Боћевица, Братмиловце, Брејановце, Брестовац, Брза, Бричевље, Букова Глава, Бунушки Чифлук, Велика Биљаница, Велика Грабовница, Велика Копашница, Велика Сејаница, Велико Трњане, Виље Коло, Вина, Винарце, Власе, Вучје, Гагинце, Голема Њива, Горина, Горња Бунуша, Горња Јајина, Горња Купиновица, Горња Локошница, Горња Слатина, Горње Крајинце, Горње Синковце, Горње Стопање, Горње Трњане, Горњи Буниброд, Градашница, Грајевце, Граово, Грданица, Грделица (варош), Грделица (село), Губеревац, Дедина Бара, Добротин, Доња Бунуша, Доња Јајина, Доња Купиновица, Доња Локошница, Доња Слатина, Доње Бријање, Доње Крајинце, Доње Синковце, Доње Стопање, Доње Трњане, Доњи Буниброд, Драшковац, Дрводеља, Дрћевац, Душаново, Жабљане, Живково, Жижавица, Загужане, Залужње, Злокућане, Злоћудово, Зољево, Игриште, Јарсеново, Јашуња, Јелашница, Калуђерце, Карађорђевац, Каштавар, Ковачева Бара, Козаре, Кораћевац, Крпејце, Кукуловце, Кумарево, Кутлеш, Лесковац, Липовица, Личин Дол, Мала Биљаница, Мала Грабовница, Мала Копашница, Манојловце, Међа, Мелово, Миланово, Мирошевце, Мрковица, Мрштане, Навалин, Накривањ, Несврта, Ново Село, Номаница, Ораовица (код Грделице), Ораовица (код Црковнице), Орашац, Оруглица, Падеж, Паликућа, Палојце, Петровац, Печењевце, Пискупово, Подримце, Предејане (варош), Предејане (село), Пресечина, Прибој, Равни Дел, Радоњица, Разгојна, Рајно Поље, Рударе, Свирце, Славујевце, Слатина, Смрдан, Стројковце, Ступница, Сушевље, Тодоровце, Тулово, Тупаловце, Турековац, Црвени Брег, Црковница, Црцавац, Чекмин, Чифлук Разгојнски, Чукљеник, Шаиновац, Шарлинце и Шишинце.

 Општина Бојник: Бојник, Боринце, Брестовац, Вујаново, Горње Бријање, Горње Коњувце, Граница, Добра Вода, Доње Коњувце, Драговац, Дубрава, Ђинђуша, Зелетово, Зоровац, Ивање, Каменица, Кацабаћ, Косанчић, Лапотинце, Лозане, Магаш, Мајковац, Мијајлица, Мрвеш, Обилић, Ображда, Оране, Плавце, Придворица, Речица, Савинац, Славник, Стубла, Турјане, Ћуковац и Црквице.

 Општина Власотинце: Алексине, Батуловце, Бољаре, Борин Дол, Брезовица, Власотинце, Гложане, Горња Ломница, Горња Лопушња, Горњи Дејан, Горњи Орах, Горњи Присјан, Градиште, Гуњетина, Дадинце, Добровиш, Доња Ломница, Доња Лопушња, Доње Гаре, Доњи Дејан, Доњи Присјан, Златићево, Јаворје, Јаковљево, Јастребац, Козило, Комарица, Конопница, Крушевица, Кукавица, Ладовица, Липовица, Орашје, Острц, Пржојне, Прилепац, Равна Гора, Равни Дел, Самарница, Свође, Скрапеж, Средор, Стајковце, Страњево, Тегошница, Црна Бара, Црнатово и Шишава.

 Општина Лебане: Бачевина, Бошњаце, Бувце, Велико Војловце, Гегља, Голи Рид, Горње Врановце, Гргуровце, Доње Врановце, Дрводељ, Ждеглово, Клајић, Коњино, Кривача, Лалиновац, Лебане, Липовица, Лугаре, Мало Војловце, Нова Топола, Ново Село, Пертате, Петровац, Поповце, Пороштица, Прекопчелица, Радевце, Радиновац, Рафуна, Свињарица, Секицол, Слишане, Тогочевце, Ћеновац, Цекавица, Шарце, Шилово, Штулац и Шумане.

 Општина Медвеђа: Богуновац, Боровац, Варадин, Велика Браина, Врапце, Газдаре, Горња Лапаштица, Горњи Бучумет, Горњи Гајтан, Грбавце, Губавце, Гургутово, Доња Лапаштица, Доњи Бучумет, Доњи Гајтан, Дренце, Ђулекаре, Капит, Леце, Мала Браина, Маровац, Маћедонце, Маћедонце (Реткоцерско), Медвеђа, Медевце, Мркоње, Негосавље, Петриље, Пороштица, Пусто Шилово, Равна Бања, Реткоцер, Рујковац, Свирце, Сијарина, Сијаринска Бања, Спонце, Средњи Бучумет, Стара Бања, Стубла, Туларе, Тупале, Црни Врх и Чокотин.

 Општина Црна Трава: Бајинци, Банковци, Бистрица, Брод, Вус, Горње Гаре, Градска, Дарковце, Добро Поље, Златанце, Јабуковик, Јовановце, Кална, Криви Дел, Крстићево, Млачиште, Обрадовце, Острозуб, Павличина, Преслап, Рајчетине, Рупље, Састав Река, Црна Трава и Чука.

Пчињски округ 
 Град Врање: Александровац, Бабина Пољана, Барбарушинце, Барелић, Бели Брег, Бојин Дел, Бресница, Бујковац, Буљесовце, Буштрање, Вишевце, Власе, Врање, Врањска Бања, Вртогош, Големо Село, Горња Отуља, Горње Жапско, Горње Пуношевце, Горње Требешиње, Горњи Нерадовац, Градња, Гумериште, Давидовац, Два бреста, Добрејанце, Доња Отуља, Доње Жапско, Доње Пуношевце, Доње Требешиње, Доњи Нерадовац, Драгобужде, Дреновац, Дубница, Дуга Лука, Дулан, Дупељево, Златокоп, Изумно, Катун, Клашњице, Клисурица, Копањане, Корбевац, Корбул, Коћура, Крива Феја, Крушева Глава, Кумарево, Купининце, Лалинце, Лева Река, Лепчинце, Липовац, Луково, Марганце, Мечковац, Мијаковце, Мијовце, Миланово, Миливојце, Моштаница, Наставце, Несврта, Нова Брезовица, Обличка Сена, Остра Глава, Павловац, Паневље, Пљачковица, Првонек, Превалац, Преображење, Ранутовац, Ратаје, Рибнице, Ристовац, Рождаце, Русце, Себеврање, Сикирје, Сливница, Смиљевић, Содерце, Средњи Дел, Станце, Стара Брезовица, Стари Глог, Стрешак, Стропско, Струганица, Студена, Суви Дол, Сурдул, Тесовиште, Тибужде, Топлац, Трстена, Тумба, Ћуковац, Ћурковица, Урманица, Ушевце, Црни Врх, Црни Луг и Честелин.

 Општина Босилеград: Барје, Белут, Бистар, Босилеград, Бранковци, Бресница, Буцељево, Гложје, Голеш, Горња Лисина, Горња Љубата, Горња Ржана, Горње Тламино, Грујинци, Доганица, Доња Лисина, Доња Љубата, Доња Ржана, Доње Тламино, Дукат, Жеравино, Зли Дол, Извор, Јарешник, Караманица, Милевци, Млекоминци, Мусуљ, Назарица, Паралово, Плоча, Радичевци, Рајчиловци, Ресен, Рибарци, Рикачево и Црноштица.

 Општина Бујановац: Бараљевац, Биљача, Богдановац, Божињевац, Боровац, Братоселце, Брезница, Брњаре, Бујановац, Буштрање, Велики Трновац, Воганце, Врбан, Горње Ново Село, Грамада, Добросин, Доње Ново Село, Дрежница, Ђорђевац, Жбевац, Жужељица, Зарбинце, Јабланица, Јастребац, Карадник, Кленике, Клиновац, Кончуљ, Кошарно, Кршевица, Куштица, Левосоје, Летовица, Лопардинце, Лукарце, Лучане, Љиљанце, Мали Трновац, Муховац, Неговац, Несалце, Осларе, Претина, Прибовце, Равно Бучје, Раковац, Русце, Самољица, Света Петка, Себрат, Сејаце, Спанчевац, Српска Кућа, Старац, Сухарно, Трејак, Турија, Узово и Чар.

 Општина Владичин Хан: Балиновце, Бачвиште, Белановце, Белишево, Богошево, Брестово, Владичин Хан, Врбово, Гариње, Горње Јабуково, Грамађе, Декутинце, Доње Јабуково, Дупљане, Житорађе, Зебинце, Јагњило, Јастребац, Јовац, Калиманце, Кацапун, Козница, Копитарце, Костомлатица, Кржинце, Кукавица, Куново, Лебет, Лепеница, Летовиште, Љутеж, Мазараћ, Манајле, Мањак, Мртвица, Островица, Полом, Прекодолце, Прибој, Равна Река, Рдово, Репинце, Репиште, Ружић, Солачка Сена, Срнећи Дол, Стубал, Сува Морава, Теговиште, Урвич и Џеп.

 Општина Прешево: Алиђерце, Берчевац, Бујић, Букаревац, Буковац, Буштрање,Гаре,Големи Дол, Горња Шушаја, Госпођинце, Депце, Доња Шушаја, Жујинце, Илинце, Курбалија, Љаник, Мађаре, Миратовац, Норча, Ораовица, Печено, Прешево, Рајинце, Ранатовце, Рељан, Свињиште, Сефер, Славујевац, Станевце, Стрезовце, Трнава, Цакановац, Церевајка, Црнотинце и Чукарка.

 Општина Сурдулица: Алакинце, Бацијевце, Бело Поље, Биновце, Битврђа, Божица, Власина Округлица, Власина Рид, Власина Стојковићева, Вучаделце, Горња Козница, Горње Романовце, Грознатовци, Дањино Село, Дикава, Доње Романовце, Драјинци, Дуги Дел, Дугојница, Загужање, Јелашница, Калабовце, Кијевац, Клисура, Колуница, Кострошевци, Лескова Бара, Масурица, Мачкатица, Ново Село, Паља, Рђавица, Стајковце, Стрезимировци, Сувојница, Сурдулица, Сухи Дол, Топли До, Топли Дол, Троскач и Ћурковица.

 Општина Трговиште: Бабина Пољана, Барбаце, Владовце, Голочевац, Горновац, Горња Трница, Горњи Козји Дол, Горњи Стајевац, Дејанце, Доња Трница, Доњи Козји Дол, Доњи Стајевац, Думбија, Ђерекарце, Зладовце, Калово, Лесница, Мала Река, Марганце, Мездраја, Нови Глог, Ново Село, Петровац, Пролесје, Радовница, Рајчевце, Сурлица, Трговиште, Црвени Град, Црна Река, Црновце, Шајинце, Шапранце, Широка Планина и Шумата Трница.

Насељена места Косова и Метохије

Косовски округ 
 Град Приштина: Ајвалија, Ајкобила, Бадовац, Балабан, Бариљево, Бесиње, Бусиње, Врани До, Глоговица, Горња Брњица, Грачаница, Граштица, Дабишевац, Девет Југовића, Доња Брњица, Драговац, Дреновац, Злаш , Златаре, Кишница , Качикол, Којловица, Колић, Кукавица, Лапље Село, Лебане, Лукаре, Маковац, Маревце, Матичане, Мрамор, Нишевце, Орловић, Преоце, Приштина, Пропаштица, Пруговац, Радошевац, Риманиште, Сињи Дол, Сићево, Сливово, Софалија, Сушица, Тенеш До, Трудна, Чаглавица, Шарбан и Шашковац.

 Општина Глоговац: Бањица, Бериша, Васиљево, Врбовац, Вучак, Гладно Село, Глобаре, Глоговац, Годанце, Горња Коретица, Горња Фуштица, Горње Обриње, Горњи Жабељ, Градица, Доброшевац, Доманек, Доња Коретица, Доња Фуштица, Доњи Жабељ, Ђурђица , Кишна Река, Коморане, Крајково, Лапушник, Ликошане, Негровце, Нековце, Ново Чикатово, Орлате, Поклек, Полужа, Станковце, Старо Чикатово, Трдевац, Трпеза, Трстеник, Штрбулово и Штутица.

 Општина Качаник: Бањица, Белограце, Бичевац, Боб, Вата, Вртомица (Вртолница), Габрица, Гајре, Глобочица, Горанце, Горња Грлица, Димце, Догановић, Дреноглава (Дренова Глава), Дробњак, Дубрава, Дура, Ђенерал Јанковић, Ђурђев Дол, Елеза, Иваја, Качаник, Ковачевац, Корбулић, Котлина, Кривеник, Ланиште, Лесковица , Нећавце, Ника, Никовце, Паливоденица, Пустеник, Режанце, Река, Руњево, Семање, Сечиште, Слатина, Сопотница, Стагово, Стари Качаник и Стража.

 Општина Косово Поље: Ариљача, Батусе, Бресје, Велика Слатина, Велики Белаћевац, Враголија, Горње Добрево, Добри Дуб, Доње Добрево, Доњи Грабовац, Енце, Косово Поље, Кузмин, Мала Слатина, Мали Белаћевац, Накараде, Помазатин и Угљаре.

 Општина Липљан: Андровац, Бандулић, Бањица, Брус, Бујанце, Буковица, Вариговце, Велика Добрања, Велики Алаш, Велико Рибаре, Вогачица, Врело, Вршевце, Главица, Гланица, Глоговце, Голешко Врело, Горња Гуштерица, Горње Гадимље, Гувно Село, Дивљака, Добротин, Доња Гуштерица, Доње Гадимље, Злокућане, Јањево, Клечка, Коњско, Коњух, Крајиште, Крајмировце, Лалетић, Лепина, Ливађе, Липљан, Липовица, Луг, Лугаџија, Магура, Мала Добрања, Мали Алаш, Мало Грацко, Мало Рибаре, Маревце, Медвеце, Мирена, Мухаџер Бабуш , Ново Рујце, Оклап, Окосница, Плитковић, Потуровце, Рабовце, Радево, Русиновце, Седларе, Скуланево, Словиње, Смолуша, Старо Грацко, Старо Рујце, Суви До, Тећа, Топличане, Торина, Трбовце, Црни Брег, Челопек, Чучуљага и Шишарка.

 Општина Обилић: Аде, Бабин Мост, Бакшија, Брезница, Горњи Грабовац, Јањина Вода, Кoзapицa, Крушевац, Лазарево, Лесковчић, Мали Бивољак, Мазгит, Милошево, Обилић, Племетина, Расково, Рудник Косово, Сибовац, Црквена Водица и Шипитула.

 Општина Подујево: Алабак, Бајчина, Баловац, Бараина, Батлава, Бело Поље, Блато, Брадаш, Браина, Бревник, Бреце, Буринце, Велика Река, Главник, Годишњак, Горња Дубница, Горња Лапаштица, Горња Пакаштица, Горње Љупче, Горњи Сибовац, Грдовац, Двориште, Добри До, Добротин, Доња Дубница, Доња Лапаштица, Доња Пакаштица, Доње Љупче, Доњи Сибовац, Дуз, Думош, Житиње, Закут, Каљатица, Качибег, Кисела Бања, Коњушевац, Крпимеј, Крушевица, Ладовац, Лауша, Летанце, Ливадица, Луг, Лужане, Мазап, Мајанце, Медреговац, Мердаре, Метохија, Мировац, Мургула, Обранџа, Орлане, Палатна, Пендуха, Перане, Подујево, Попово, Поток, Преполац, Радујевац, Ракиница, Ревуће, Репа, Речица, Светље, Сиљевица, Слатина, Сурдула, Суркиш, Трнава, Трнавица, Туручица, Хртица, Шајковац, Шаковица и Штедим.

 Општина Урошевац: Бабљак, Балић, Биба, Бурник, Варош Село, Гатње, Горње Неродимље, Гребно, Грлица, Догањево, Доње Неродимље, Драмњак, Заскок, Златаре, Језерце, Јерли Прелез, Јерли Талиновац, Камена Глава, Косин, Кошаре, Лашкобаре, Манастирце, Миросавље, Мухаџер Прелез, Мухаџер Талиновац, Муховце, Некодим, Нови Мираш, Папаз, Плешина, Појатиште, Рака, Раховица, Сазлија, Сврчина, Сливово, Сојево, Софтовић, Српски Бабуш, Стари Мираш, Старо Село, Стојковић, Танкосић, Трн, Урошевац и Црнило.

 Општина Штимље: Белинце, Војиновце, Горње Годанце, Давидовце, Деветак, Доње Годанце, Дуга, Ђурковце, Зборце, Карачица, Ланиште, Малопољце, Мужичане, Петраштица, Петровић, Петрово, Ранце, Рачак, Рашинце, Топило, Црнољево и Штимље.

 Општина Штрпце: Беревце, Брезовица, Брод, Вича, Врбештица, Горња Битиња, Готовуша, Доња Битиња, Драјковце, Ижанце, Јажинце, Коштањево, Севце, Сушиће, Фираја и Штрпце.

Пећки округ 
 Општина Дечани: Бабалоћ, Белаје, Белег, Вокша, Глођане, Горња Лука, Горњи Ратиш, Горњи Стреоц, Горњи Црнобрег, Грамочељ, Дашиновац, Дечани, Доња Лука, Доњи Ратиш, Доњи Стреоц, Доњи Црнобрег, Дреновац, Дубовик, Дубрава, Ђоцај, Истинић, Јасић, Јуник, Кодралија, Лоћане, Љубуша, Љумбарда, Мазник, Мали Врановац, Папић, Папраћане, Побрђе, Пожар, Преколука, Прилеп, Раставица, Рзнић, Слуп, Хуљај и Шаптељ.

 Општина Ђаковица: Бабај Бокс, Бардонић, Бардосан, Батуша, Берјак, Бец, Бистражин, Брековац, Бровина, Вогово, Вранић, Годен, Горње Ново Село, Гргоц, Грчина, Гуска, Далашај, Дамјане, Дева, Доблибаре, Добрић, Доброш, Дољ, Доње Ново Село, Доњи Битеш, Дужње, Дујак, Ђаковица, Ереч, Жабељ, Ждрело, Жуб, Зулфај, Јабланица, Јанош, Јахоц, Кодралија, Кореница, Кошаре, Краљане, Кусар, Кушевац, Липовац, Лугађија, Љугбунар, Мармуле, Меја Оризе, Мећа, Моглица, Молић, Морина, Нец, Нивоказ, Осек Паша, Осек Хиља, Паљабарда, Пацај, Петрушан, Пљанчор, Поношевац, Поповац, Радоњић, Раковина, Ракоц, Рамоц, Рацај, Рача, Рашкоц, Рипај Маданај , Рогово, Скивјане, Смаћ, Смоница, Сопот, Стубла, Траканић, Ћерим, Ујз, Фираја, Фирза, Црмљане, Шеремет и Шишман.

 Општина Исток: Бања, Бањица, Бегов Лукавац, Белица, Бело Поље, Верић, Врело, Добруша, Доњи Исток, Драгољевац, Дрење, Дубрава, Ђураковац, Жаково, Жач, Заблаће, Исток, Каличане, Кашица, Ковраге, Кош, Крњина, Лугово, Љубово, Љубожда, Мало Дубово, Мојстир, Мужевине, Нови Верић, Орно Брдо, Осојане, Пољане, Прекале, Пригода, Ракош, Синаје, Србобран, Стародворане, Студеница, Суви Лукавац, Суво Грло, Сушица, Томанце, Трбуховац, Тучеп, Укча, Црколез, Црни Луг, Црнце и Шаљиновица.

 Општина Клина: Балинце, Берково, Бича, Бобовац, Бокшић, Будисавци, Велики Ђурђевик, Велико Крушево, Видање, Влашки Дреновац, Волујак, Врмница, Голубовац, Горњи Петрич, Грабаница, Грабац, Гребник, Деич, Добра Вода, Добри Дол, Долац, Долово, Доњи Петрич, Дреновац, Дреновчић, Дрсник, Дугоњиве, Душ, Душевић, Забрђе, Зајмово, Злокућане, Игларево, Јагода, Јеловац, Јошаница, Кијево, Клина, Клинавац, Кпуз, Крњинце, Лесковац, Лозица, Мали Ђурђевик, Мало Крушево, Млечане, Наглавци, Плочице, Пограђе ,Прчево, Радуловац, Реновац, Ресник, Рудице, Сврхе, Сићево, Скорошник, Ступ, Церовик, Црни Луг, Чабић, Ческово, Чупево и Штупељ.

 Општина Пећ: Алагина Река, Бабиће, Баране, Бело Поље, Благаје, Боге, Брежаник, Брестовик, Бролић, Бучане, Велика Јабланица, Велики Штупељ, Витомирица, Враговац, Врановац, Главичица, Глођане, Гораждевац, Грабовац, Добри До, Дреље, Дубово, Дубочак, Дугањиве, Загрмље, Захаћ, Злопек, Јабланица, Јошаница, Клинчина, Косурић, Котрадић, Кошутане, Крстовац, Крушевац, Кућиште, Лабљане, Лаз Белопаћ, Липа, Лођа, Ложане, Лугађија, Љевоша, Љешане, Љубенић, Љутоглава, Мала Јабланица, Мали Штупељ, Маљевиће, Милановац, Набрђе, Накло, Непоље, Нови Раушић, Ново Село, Озрим, Осоје, Пашино Село, Пепиће, Пећ, Пиштане, Плављане, Почешће, Радавац, Раушић, Рашић, Ромуне, Росуље, Рухот, Сврке, Сига, Требовић, Трстеник, Турјак, Ћушка, Хаџовићи, Црни Врх, Челопек, Чунгур и Шкреље.

Призренски округ 
 Општина Гора: Бачка, Брод, Враниште, Глобочица, Горња Рапча, Горњи Крстац, Диканце, Доња Рапча, Доњи Крстац, Драгаш, Зли Поток, Крушево, Кукуљане, Лештане, Љубовиште, Млике, Орчуша, Радеша и Рeстелица.

 Општина Ораховац: Бела Црква, Братотин, Брестовац, Брњача, Бубље, Велика Круша, Велика Хоча, Врањак, Геџе, Горачево, Горић, Горње Поточане, Дањане, Добри Дол, Доманек, Доње Поточане, Драгобиље, Дреновац, Затрић, Зочиште, Зрзе, Јанчиште, Јовић, Козник, Крамовик, Лабучево, Љубижда, Мађаре, Мала Хоча, Малишево, Милановић, Мируша, Моралија, Мрасор, Нашпале, Ногавац, Оптеруша, Ораховац, Острозуб, Пагаруша, Петковић, Полужа, Понорац, Пусто Село, Радосте, Ратковац, Ретимље, Сановац, Сарош, Сопнић, Турјак, Целина, Црноврана, Чифлак и Чупево.

 Општина Призрен: Атмађа, Белоброд, Билуша, Бљач, Брезна, Бродосавце, Брут, Бузец, Буча, Вележа, Влашња, Врбичане, Врбница, Горња Србица, Горње Љубиње, Горње Село, Горожуп, Гражданик, Грнчаре, Дедај, Добруште, Дојнице, Доња Србица, Доње Љубиње, Драјчићи, Душаново, Ђонај, Живињане, Жур, Заплужје, Згатар, Зјум Опољски, Зјум Хас, Зојић, Зрзе, Јабланица, Јешково, Кабаш, Кабаш Хас, Капра, Карашинђерђ, Кобања, Којуш, Кориша, Косовце, Крајк, Куклибег, Куковце, Кушнин, Куштендил, Ландовица, Лез, Лесковац, Локвица, Љубижда, Љубижда Хас, Љубичево, Љукинај, Љутоглав, Мазрек, Мала Круша, Мамуша, Манастирица, Медвеце, Миљај, Мурадем, Мушниково, Нашец, Небрегоште, Нова Шумадија, Новаке, Ново Село, Петрово Село, Пиране, Плава, Плајник, Планеја, Плањане, Послиште, Поуско, Превалац, Призрен, Рандубрава, Ренце, Речане, Ромаја, Скоробиште, Смаћ, Средска, Стружје, Трепетинца, Тупец, Хоча Заградска, Цапарце, Шајиновац, Шкоза и Шпинадија.

 Општина Сува Река: Бања , Баћевац ,Беланица, Блаце, Будаково, Букош, Вранић, Вршевце, Гељанце, Горња Крушица, Грејковце, Грејчевце, Гунцат, Дворане, Деловце, Добродељане, Доња Крушица, Драгачина ,Дубрава, Дуље, Ђиновце, Јавор, Кострце, Кравосерија, Ладровац, Ладровић, Лешане, Лужница, Мачитево, Мовљане, Мушутиште, Непребиште, Нишор, Папаз, Пећане, Поповљане, Раштане, Речане, Саврово, Самодража, Селогражде, Семетиште, Сеник, Слапужане, Сопина, Стара Вучина, Студенчане, Сува Река, Топличане, Трње, Тумичина, Чајдрак и Широкa

Косовскомитровачки округ 
 Општина Вучитрн: Балинце, Бањска, Бенчук, Бечић, Бивољак, Бошљане, Брусник, Букош, Велика Река, Весековце, Виљанце, Врница, Вучитрн, Галица, Главотина, Гојбуља, Горња Дубница, Горња Судимља, Горње Становце, Горњи Сврачак, Граце, Гумниште, Добра Лука, Дољак, Доња Дубница, Доња Судимља, Доње Становце, Доњи Сврачак, Дрваре, Дубовац, Жиливода, Загорје, Језеро, Караче, Коло, Куновик, Курилово, Луг Дубница, Маврић, Мијалић, Мироче (до 1975. године Мираче), Невољане, Недаковац, Ново Село Бегово, Ново Село Мађунско (до 1975. године Ново Село), Окраштица, Ошљане, Пантина, Пасома, Пестово, Прилужје, Ресник, Ропица, Самодрежа, Скочна, Скровна, Слаковце (1975-1991. године Славковце), Слатина, Смрековница, Стровце, Тараџа, Трлабућ, Херцегово, Црнуша , Цецелија, Шалце, Шљивовица и Штитарица.

 Општина Звечан: Банов До, Бањска, Бањска Река, Бањски Суви До, Бољетин, Бресница, Валач, Велико Рударе, Вилиште, Грабовац, Грижани, Дољане, Жажа, Жеровница, Житковац, Звечан, Извори, Јанков Поток, Јошевик, Каменица, Кориље, Кула, Липа, Липовица, Ловац, Лозиште, Локва, Мали Звечан, Мало Рударе, Матица, Меки До (од 2007. године Кећи До), Ораовица, Рудине, Сендо и Србовац.

 Општина Зубин Поток: Бабиће, Бабудовица, Бањa (до 1975. године Бање), Бојновиће, Брњак, Бубе, Бурлате, Велика Калудра, Вељи Брег, Витаково, Војмислиће, Врба, Вукојевиће, Вукосављевиће, Газиводе, Горње Вараге (до 1959. године Вараге), Горњи Јасеновик, Горњи Стрмац, Доброшевина, Доње Вараге (до 1959. године Вараге), Доњи Јасеновик, Драгалица (до 1980. године Драгалице, од 2007. године Врагалица), Драиновиће (од 2007. године Драјиновиће), Дрен, Жареви, Заграђе (до 1975. године део Бурлата), Загуље, Зечевиће, Зубин Поток, Зупче, Јабука, Јагњеница, Јунаке (до 1980. године Јунаци), Кијевце (до 1975. године део Зечевића), Клечке (до 1975. године део Бања), Кобиља Глава, Коваче, Козарево, Копиловиће (до 1987. године део Међеђег Потока), Крлигате (1975-1983. године Крљигате), Леденик (до 1975. године део Чешановића), Лучка Река, Мала Калудра, Међеђи Поток, Оклаце, Падине, Паруци, Превлак, Прелез (од 2007. године Прелаз), Пресека, Придворица, Ранчиће (1975-1987. године Раичиће), Резала, Рујиште, Тушиће, Угљаре, Црепуља, Чабра, Чечево, Чешановиће (до 1975. године Чешеновиће), Читлук, Шипово (до 1975. године Шипова) и Штуоце (до 1975. године део Вељег Брега).

 Општина Косовска Митровица: Бајгора, Баре, Батаире, Брабоњић (до 1975. године Брабонић), Ваганица, Велики Кичић, Видомирић, Видушић, Влахиње (до 1975. године Влахиња), Врбница, Горње Винарце, Горње Жабаре, Горње Рашане, Горњи Суви До, Гушавац (до 1980. године Гушевац), Дедиње, Доње Винарце, Доње Жабаре, Доње Рашане , Доњи Суви До, Забрђе, Засела (до 1975. године Засеља), Зијача, Качандол (до 1978. године Качан Дол), Ковачица, Коприва, Косовска Митровица (1981-1991. године Титова Митровица), Кошутово, Кутловац, Лисица (до 1965. године Лисца), Љушта, Мађаре (до 1992. године Мађера, од 2007. године Мађера), Мажић, Мало Кичиће, Мељеница, Овчаре, Орахово, Пирче, Први Тунел , Рашане, Река, Ржана, Свињаре, Сељанце, Стари Трг (рударско насеље) (до 1975. године Рударско Насеље), Стари Трг (село) (до 1975. године Стари Трг), Страна, Трстена, Шипоље и Шупковац.

 Општина Лепосавић: Баре, Бело Брдо, Белуће, Бербериште, Бистрица, Борова, Борчане, Брзанце, Витановиће, Врачево, Вуча, Гњеждане, Горњи Крњин, Граничане, Гркаје, Гувниште, Гулије, Десетак, Добрава, Доње Исево (до 1975. године Исево), Доњи Крњин, Дрен, Дубока, Забрђе, Заврата, Земаница, Зрносек, Ибарска Слатина, Ибарско Постење (до 1975. године Постење), Јариње, Јелакце, Јошаница, Кајково, Каменица, Кијевчиће, Копориће (до 1965. године Копуриће), Костин Поток, Кошутица (до 1975. године део Јариња), Кошутово, Крушево, Крушчица, Кутње, Лазине (до 1980. године Лазина), Лепосавић, Лешак, Лозно, Мајдево, Мекиниће (до 1975. године Мекињић), Миоковиће, Миолиће (до 1975. године Миолић), Мошница, Остраће, Плакаоница, Планиница, Поповце, Поткомље (до 1975. године Поткомње), Придворица, Рватска, Родељ, Руцманце, Сеоце, Сочаница, Тврђан (до 1975. године Тврђане), Требиће, Трикосе, Ћирковиће (до 1975. године Ћирковићи), Улије, Церања, Црвени, Црнатово и Шаљска Бистрица.

 Општина Србица: Бакс, Бањe, Броћна, Витак, Војник , Воћњак, Горња Клина, Горње Преказе, Горњи Обилић, Доња Клина, Доње Обриње, Доње Преказе, Доњи Обилић, Дошевац, Избица, Кладерница, Кожица, Кострц, Которе, Красалић, Красмировац, Крушевац, Кућица, Лауша, Леочина, Ликовац, Љубовац, Макрмаљ, Марина, Микушница, Мурга, Ново Село, Овчарeво, Падалиште, Плужина, Пољанце (формирано 1975. године од насеља Старо Пољанце и Ново Пољанце), Преловац, Радишево, Ракитница, Резала, Рудник, Србица, Средња Клина, Суво Грло, Тица, Трнавце, Турићевац, Тушиље, Ћирез (до 1975. године Чирез), Читак и Чубрељ (Краљица укинуто насеље 1975. године).

Косовскопоморавски округ 
 Општина Витина: Баланце, Бегунце, Бинач, Бузовик, Велики Годен (до 1955. године Годен), Витина, Врбан, Врбовац, Врнавоколо (до 1975. године Врнаоколо), Врнез, Горња Будрика (до 1975. године Горња Будрига), Горња Слатина, Горња Стубла, Грмово, Грнчар (до 1975. године Грнчаре), Гушица, Дебелде, Деваја, Доња Слатина, Доња Стубла, Доње Рамњане, Дробеш, Ђелекаре, Житиње, Јерли Садовина, Кабаш, Клокот, Летница, Љубиште, Мијак, Могила, Ново Село, Подгорце, Пожарање (до 1975. године Пожерање), Равниште, Радивојце, Рибник, Самаково , Смира, Трпеза, Трстеник, Черкез Садовина, Чифлак и Шашаре.

 Општина Гњилане: Билинце (до 1975. године Билинца), Брасаљце (до 1959. године подељено на Горње и Доње Брасаљце), Буковик, Буринце, Велекинце, Владово, Влаштица, Врапчић, Врбица, Гадиш, Гњилане, Горње Кусце, Горње Слаковце, Горњи Ливоч, Горњи Макреш, Гумниште, Добрчане, Доња Будрига, Доње Слаковце, Доњи Ливоч, Доњи Макреш, Драганац, Дунаво, Жеговац, Жеговачка Врбица, Жегра, Инатовце, Кишно Поље, Кметовце, Кокинце , Косача , Коретиште, Краварица, Липовица, Ловце, Мали Годен, Малишево, Миреш , Мозгово, Мучибаба, Носаље, Паралово, Партеш, Пасјак, Пасјане, Пидић, Подграђе, Понеш, Прилепница, Сапар, Селиште , Слубица, Станишор, Станчић (1975-1991. године Станичић), Стража, Стублина, Угљаре, Церница, Челик, Шилово и Шурлане.

 Општина Косовска Каменица: Ајновце, Беривојце, Блато, Божевце, Бољевце, Босце, Братиловце, Бусовата, Бушинце (1975-1991. године Вушинце), Ваганеш, Велико Ропотово, Вељеглава (до 1975. године Веља Глава; 2007. године подељена на Горњу Вељеглаву и Доњу Вељеглаву), Врућевце, Глоговце, Гминце, Гоголовце, Горња Шипашница, Горње Карачево, Горње Кормињане, Грађеник, Гризиме (до 1978. године Гризине), Даждинце, Дајковце, Десивојце, Доморовце, Доња Шипашница, Доње Карачево, Доње Кормињане, Дреновце, Ђуришевце, Жуја, Зајчевце (до 1975. године Зајчевац), Кололеч, Копривница, Коретин, Косовска Каменица (до 1952. године Каменица), Костадинце, Крајнидел (до 1980. године Крајни Дел), Кремената, Криљево, Лисоцка (1980-1992. године Лисацка, од 2007. године поново Лисацка), Љајчић, Љештар, Мало Ропотово, Маровце, Мешина, Мигановце, Мочаре, Мучиврце, Ново Село, Огоште, Одановце, Одевце, Ораовица, Панчело, Петровце, Поличка, Рајановце, Ранилуг, Робовац, Рогачица, Свирце, Седларе, Стрезовце, Стрелица, Тиринце, Томанце, Топоница, Трстена, Туђевце, Фирићеја (до 1975. године Фирићеје), Царевце, Чараковце и Шаић (до 1980. године Шајић, од 2007. године поново Шајић).

 Општина Ново Брдо: Бостане, Зебинце, Извор, Јасеновик, Клобукар, Лабљане, Манишинце, Ново Брдо, Прековце и Трнићевце.

Види још 
 Бивши српски називи за насеља у Војводини

 Административна подела Србије
 Статистички региони Србије
 Управни окрузи Србије
 Територијална организација Србије
 Списак градова у Србији

Спољашње везе 
 СИСТЕМАТСКИ СПИСАК НАСЕЉА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ — Стање 1. јануар 2006.

Насељена места у Србији